|-
|(68001)||2000 XS33|| align=right|14,6|| align=right|2,368|| align=right|0,143|| align=right|7,15|| align=right|3,644||MBA||4. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(68002)||2000 XK34|| align=right|14,1|| align=right|3,140|| align=right|0,252|| align=right|15,79|| align=right|5,562||MBA||4. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(68003)||2000 XJ35|| align=right|15,1|| align=right|2,636|| align=right|0,054|| align=right|14,00|| align=right|4,278||MBA||4. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(68004)||2000 XD38|| align=right|15,1|| align=right|2,441|| align=right|0,108|| align=right|14,51|| align=right|3,813||MBA||5. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(68005)||2000 XQ47|| align=right|15,3|| align=right|2,243|| align=right|0,054|| align=right|9,09|| align=right|3,359||MBA||4. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(68006)||2000 XR48|| align=right|15,3|| align=right|2,234|| align=right|0,113|| align=right|10,03|| align=right|3,337||MBA||4. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(68007)||2000 XD52|| align=right|15,7|| align=right|2,373|| align=right|0,129|| align=right|5,82|| align=right|3,656||MBA||6. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(68008)||2000 XB54|| align=right|15,8|| align=right|2,247|| align=right|0,186|| align=right|6,48|| align=right|3,367||MBA||5. prosince 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(68009)||2000 YD4|| align=right|15,8|| align=right|2,196|| align=right|0,115|| align=right|4,41|| align=right|3,253||MBA||21. prosince 2000||Zeno||T. Stafford
|-
|(68010)||2000 YL6|| align=right|15,9|| align=right|2,237|| align=right|0,205|| align=right|5,16|| align=right|3,344||MBA||20. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(68011)||2000 YK7|| align=right|15,2|| align=right|2,461|| align=right|0,118|| align=right|5,41|| align=right|3,860||MBA||20. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(68012)||2000 YQ7|| align=right|13,7|| align=right|2,678|| align=right|0,173|| align=right|18,58|| align=right|4,381||MBA||20. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(68013)||2000 YT7|| align=right|15,3|| align=right|2,807|| align=right|0,153|| align=right|14,27|| align=right|4,703||MBA||21. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(68014)||2000 YF10|| align=right|13,1|| align=right|3,181|| align=right|0,019|| align=right|20,66|| align=right|5,672||MBA||20. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(68015)||2000 YR10|| align=right|15,9|| align=right|2,363|| align=right|0,181|| align=right|4,65|| align=right|3,631||MBA||22. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(68016)||2000 YW10|| align=right|14,2|| align=right|2,658|| align=right|0,075|| align=right|13,77|| align=right|4,332||MBA||22. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(68017)||2000 YX10|| align=right|15,1|| align=right|2,517|| align=right|0,128|| align=right|10,66|| align=right|3,992||MBA||22. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(68018)||2000 YQ12|| align=right|16,1|| align=right|2,362|| align=right|0,178|| align=right|3,31|| align=right|3,629||MBA||25. prosince 2000||Oaxaca||J. M. Roe
|-
|(68019)||2000 YS15|| align=right|15,9|| align=right|2,414|| align=right|0,187|| align=right|4,19|| align=right|3,751||MBA||22. prosince 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(68020)||2000 YJ17|| align=right|14,7|| align=right|2,242|| align=right|0,195|| align=right|4,89|| align=right|3,357||MBA||28. prosince 2000||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(68021)||2000 YU17|| align=right|16,2|| align=right|2,340|| align=right|0,212|| align=right|2,86|| align=right|3,578||MBA||29. prosince 2000||Bisei SG Center||BATTeRS
|-
|(68022)||2000 YP18|| align=right|14,9|| align=right|2,634|| align=right|0,267|| align=right|5,48|| align=right|4,274||MBA||21. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(68023)||2000 YW18|| align=right|13,2|| align=right|3,237|| align=right|0,049|| align=right|21,70|| align=right|5,824||MBA||21. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(68024)||2000 YY19|| align=right|15,4|| align=right|2,333|| align=right|0,213|| align=right|5,44|| align=right|3,564||MBA||22. prosince 2000||Needville||Needville
|-
|(68025)||2000 YV21|| align=right|14,2|| align=right|2,403|| align=right|0,166|| align=right|7,14|| align=right|3,724||MBA||29. prosince 2000||Desert Beaver||W. K. Y. Yeung
|-
|(68026)||2000 YU24|| align=right|14,2|| align=right|3,221|| align=right|0,133|| align=right|3,01|| align=right|5,779||MBA||28. prosince 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(68027)||2000 YN26|| align=right|15,7|| align=right|2,728|| align=right|0,196|| align=right|10,09|| align=right|4,504||MBA||28. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(68028)||2000 YD28|| align=right|15,8|| align=right|2,688|| align=right|0,209|| align=right|13,38|| align=right|4,406||MBA||26. prosince 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(68029)||2000 YG28|| align=right|14,6|| align=right|3,111|| align=right|0,162|| align=right|16,84|| align=right|5,486||MBA||26. prosince 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(68030)||2000 YL28|| align=right|14,7|| align=right|2,755|| align=right|0,234|| align=right|16,17|| align=right|4,572||MBA||29. prosince 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(68031)||2000 YK29|| align=right|18,2|| align=right|1,377|| align=right|0,129|| align=right|15,18|| align=right|1,615||AMR||24. prosince 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(68032)||2000 YV30|| align=right|15,0|| align=right|2,844|| align=right|0,080|| align=right|14,17|| align=right|4,796||MBA||26. prosince 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(68033)||2000 YQ32|| align=right|15,8|| align=right|2,283|| align=right|0,207|| align=right|4,65|| align=right|3,448||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(68034)||2000 YV33|| align=right|15,8|| align=right|2,439|| align=right|0,180|| align=right|4,45|| align=right|3,809||MBA||28. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(68035)||2000 YB34|| align=right|14,5|| align=right|2,691|| align=right|0,117|| align=right|13,75|| align=right|4,413||MBA||28. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(68036)||2000 YH35|| align=right|14,5|| align=right|2,566|| align=right|0,102|| align=right|12,72|| align=right|4,110||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(68037)||2000 YU35|| align=right|15,2|| align=right|2,353|| align=right|0,067|| align=right|5,32|| align=right|3,608||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(68038)||2000 YP39|| align=right|15,1|| align=right|2,676|| align=right|0,080|| align=right|8,67|| align=right|4,377||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(68039)||2000 YQ39|| align=right|14,5|| align=right|2,759|| align=right|0,057|| align=right|13,99|| align=right|4,581||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(68040)||2000 YW41|| align=right|16,0|| align=right|2,341|| align=right|0,174|| align=right|5,52|| align=right|3,581||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(68041)||2000 YE42|| align=right|15,4|| align=right|2,291|| align=right|0,214|| align=right|4,36|| align=right|3,467||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(68042)||2000 YR42|| align=right|15,8|| align=right|2,476|| align=right|0,147|| align=right|2,34|| align=right|3,895||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(68043)||2000 YT42|| align=right|15,6|| align=right|2,312|| align=right|0,110|| align=right|5,91|| align=right|3,514||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(68044)||2000 YX42|| align=right|15,9|| align=right|2,396|| align=right|0,181|| align=right|5,26|| align=right|3,707||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(68045)||2000 YN44|| align=right|14,8|| align=right|2,629|| align=right|0,073|| align=right|13,31|| align=right|4,262||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(68046)||2000 YP45|| align=right|16,1|| align=right|2,389|| align=right|0,236|| align=right|2,75|| align=right|3,692||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(68047)||2000 YK47|| align=right|15,6|| align=right|2,443|| align=right|0,147|| align=right|2,09|| align=right|3,819||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(68048)||2000 YE48|| align=right|16,1|| align=right|2,456|| align=right|0,216|| align=right|3,01|| align=right|3,848||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(68049)||2000 YK49|| align=right|15,4|| align=right|2,433|| align=right|0,184|| align=right|6,69|| align=right|3,794||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(68050)||2000 YR50|| align=right|14,3|| align=right|2,357|| align=right|0,197|| align=right|11,11|| align=right|3,618||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(68051)||2000 YU51|| align=right|15,2|| align=right|2,332|| align=right|0,267|| align=right|3,18|| align=right|3,561||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(68052)||2000 YD52|| align=right|16,2|| align=right|2,437|| align=right|0,187|| align=right|0,55|| align=right|3,804||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(68053)||2000 YJ53|| align=right|16,4|| align=right|2,343|| align=right|0,210|| align=right|3,31|| align=right|3,587||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(68054)||2000 YQ54|| align=right|15,8|| align=right|2,429|| align=right|0,166|| align=right|3,59|| align=right|3,785||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(68055)||2000 YF56|| align=right|16,5|| align=right|2,298|| align=right|0,171|| align=right|7,29|| align=right|3,484||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(68056)||2000 YM56|| align=right|16,2|| align=right|2,447|| align=right|0,189|| align=right|2,53|| align=right|3,827||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(68057)||2000 YL60|| align=right|14,3|| align=right|3,118|| align=right|0,209|| align=right|15,41|| align=right|5,505||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(68058)||2000 YY60|| align=right|15,7|| align=right|2,356|| align=right|0,229|| align=right|2,52|| align=right|3,616||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(68059)||2000 YC61|| align=right|14,2|| align=right|3,103|| align=right|0,122|| align=right|14,90|| align=right|5,465||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(68060)||2000 YT62|| align=right|14,0|| align=right|3,118|| align=right|0,078|| align=right|17,74|| align=right|5,504||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(68061)||2000 YF63|| align=right|16,6|| align=right|2,356|| align=right|0,215|| align=right|1,17|| align=right|3,615||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(68062)||2000 YT64|| align=right|16,1|| align=right|2,756|| align=right|0,112|| align=right|2,92|| align=right|4,576||MBA||28. prosince 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(68063)||2000 YJ66|| align=right|15,7|| align=right|2,335|| align=right|0,458|| align=right|5,76|| align=right|3,568||AMR||30. prosince 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(68064)||2000 YU67|| align=right|15,2|| align=right|2,420|| align=right|0,131|| align=right|6,99|| align=right|3,763||MBA||28. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(68065)||2000 YG68|| align=right|15,1|| align=right|2,632|| align=right|0,220|| align=right|4,13|| align=right|4,269||MBA||28. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(68066)||2000 YE71|| align=right|17,5|| align=right|2,345|| align=right|0,191|| align=right|2,89|| align=right|3,591||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(68067)||2000 YM72|| align=right|15,0|| align=right|2,573|| align=right|0,062|| align=right|20,84|| align=right|4,126||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(68068)||2000 YF73|| align=right|16,1|| align=right|2,310|| align=right|0,073|| align=right|8,94|| align=right|3,511||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(68069)||2000 YN73|| align=right|15,7|| align=right|2,419|| align=right|0,097|| align=right|2,67|| align=right|3,762||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(68070)||2000 YR73|| align=right|13,4|| align=right|3,141|| align=right|0,050|| align=right|16,37|| align=right|5,567||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(68071)||2000 YV80|| align=right|15,7|| align=right|2,303|| align=right|0,228|| align=right|3,93|| align=right|3,494||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(68072)||2000 YV84|| align=right|16,2|| align=right|2,383|| align=right|0,189|| align=right|4,60|| align=right|3,678||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(68073)||2000 YZ84|| align=right|15,5|| align=right|2,405|| align=right|0,205|| align=right|7,27|| align=right|3,729||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(68074)||2000 YH85|| align=right|16,4|| align=right|2,409|| align=right|0,190|| align=right|1,60|| align=right|3,738||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(68075)||2000 YN86|| align=right|15,2|| align=right|2,425|| align=right|0,194|| align=right|2,71|| align=right|3,775||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(68076)||2000 YT87|| align=right|16,2|| align=right|2,431|| align=right|0,186|| align=right|3,16|| align=right|3,791||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(68077)||2000 YM90|| align=right|15,7|| align=right|2,777|| align=right|0,051|| align=right|3,88|| align=right|4,627||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(68078)||2000 YV93|| align=right|14,8|| align=right|3,154|| align=right|0,100|| align=right|7,52|| align=right|5,601||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(68079)||2000 YM95|| align=right|15,9|| align=right|2,530|| align=right|0,066|| align=right|5,30|| align=right|4,024||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(68080)||2000 YO96|| align=right|16,5|| align=right|2,582|| align=right|0,150|| align=right|5,88|| align=right|4,147||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(68081)||2000 YQ97|| align=right|16,5|| align=right|2,630|| align=right|0,103|| align=right|1,23|| align=right|4,265||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(68082)||2000 YF101|| align=right|14,9|| align=right|2,296|| align=right|0,161|| align=right|9,97|| align=right|3,478||MBA||28. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(68083)||2000 YH101|| align=right|15,5|| align=right|2,330|| align=right|0,159|| align=right|7,74|| align=right|3,555||MBA||28. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(68084)||2000 YY102|| align=right|14,9|| align=right|2,698|| align=right|0,055|| align=right|14,93|| align=right|4,431||MBA||28. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(68085)||2000 YH104|| align=right|12,7|| align=right|3,156|| align=right|0,235|| align=right|25,17|| align=right|5,607||MBA||28. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(68086)||2000 YX104|| align=right|14,9|| align=right|2,628|| align=right|0,255|| align=right|13,24|| align=right|4,259||MBA||28. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(68087)||2000 YP105|| align=right|13,7|| align=right|2,738|| align=right|0,053|| align=right|12,45|| align=right|4,530||MBA||28. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(68088)||2000 YC107|| align=right|15,4|| align=right|2,328|| align=right|0,132|| align=right|6,78|| align=right|3,550||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(68089)||2000 YS108|| align=right|15,6|| align=right|2,328|| align=right|0,155|| align=right|2,49|| align=right|3,552||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(68090)||2000 YN109|| align=right|16,3|| align=right|2,601|| align=right|0,139|| align=right|8,06|| align=right|4,195||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(68091)||2000 YR109|| align=right|15,7|| align=right|2,410|| align=right|0,113|| align=right|6,83|| align=right|3,741||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(68092)||2000 YV109|| align=right|16,1|| align=right|2,370|| align=right|0,220|| align=right|3,25|| align=right|3,648||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(68093)||2000 YC110|| align=right|15,6|| align=right|2,275|| align=right|0,153|| align=right|5,48|| align=right|3,430||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(68094)||2000 YU110|| align=right|16,7|| align=right|2,357|| align=right|0,251|| align=right|3,98|| align=right|3,618||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(68095)||2000 YJ112|| align=right|15,0|| align=right|2,314|| align=right|0,159|| align=right|5,10|| align=right|3,520||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(68096)||2000 YW113|| align=right|15,6|| align=right|2,361|| align=right|0,218|| align=right|5,02|| align=right|3,628||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(68097)||2000 YJ115|| align=right|15,3|| align=right|2,589|| align=right|0,094|| align=right|8,39|| align=right|4,164||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(68098)||2000 YR116|| align=right|14,0|| align=right|3,116|| align=right|0,057|| align=right|17,69|| align=right|5,501||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(68099)||2000 YX118|| align=right|14,6|| align=right|2,762|| align=right|0,068|| align=right|11,42|| align=right|4,589||MBA||27. prosince 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(68100)||2000 YV120|| align=right|16,1|| align=right|2,272|| align=right|0,152|| align=right|4,42|| align=right|3,423||MBA||20. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(68101)||2000 YK121|| align=right|14,9|| align=right|2,287|| align=right|0,173|| align=right|23,66|| align=right|3,458||MBA||22. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(68102)||2000 YZ121|| align=right|15,8|| align=right|2,526|| align=right|0,154|| align=right|13,19|| align=right|4,015||MBA||23. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(68103)||2000 YM122|| align=right|15,0|| align=right|2,570|| align=right|0,137|| align=right|12,19|| align=right|4,120||MBA||28. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(68104)||2000 YU125|| align=right|14,1|| align=right|2,975|| align=right|0,072|| align=right|10,82|| align=right|5,132||MBA||29. prosince 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(68105)||2000 YV126|| align=right|14,8|| align=right|2,718|| align=right|0,157|| align=right|10,90|| align=right|4,479||MBA||29. prosince 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(68106)||2000 YK128|| align=right|16,1|| align=right|2,353|| align=right|0,215|| align=right|5,29|| align=right|3,610||MBA||29. prosince 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(68107)||2000 YG132|| align=right|15,4|| align=right|2,595|| align=right|0,087|| align=right|3,68|| align=right|4,179||MBA||30. prosince 2000||Desert Beaver||W. K. Y. Yeung
|-
|(68108)||2000 YN132|| align=right|13,7|| align=right|2,617|| align=right|0,127|| align=right|14,37|| align=right|4,233||MBA||30. prosince 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(68109)||2000 YH135|| align=right|14,5|| align=right|2,472|| align=right|0,102|| align=right|8,72|| align=right|3,885||MBA||17. prosince 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(68110)||2000 YL135|| align=right|16,5|| align=right|2,244|| align=right|0,189|| align=right|5,49|| align=right|3,360||MBA||17. prosince 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(68111)||2000 YT139|| align=right|15,6|| align=right|2,637|| align=right|0,071|| align=right|11,60|| align=right|4,282||MBA||27. prosince 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(68112)||2000 YC143|| align=right|13,4|| align=right|5,270|| align=right|0,082|| align=right|5,06|| align=right|12,10||JUT||19. prosince 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(68113)||2000 YE143|| align=right|15,5|| align=right|2,454|| align=right|0,081|| align=right|4,41|| align=right|3,843||MBA||21. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(68114)||2001 AC|| align=right|15,7|| align=right|2,361|| align=right|0,250|| align=right|3,61|| align=right|3,627||MBA||1. ledna 2001||Piszkesteto||Piszkesteto
|-
|(68115)||2001 AA2|| align=right|16,4|| align=right|2,253|| align=right|0,163|| align=right|4,86|| align=right|3,382||MBA||3. ledna 2001||Desert Beaver||W. K. Y. Yeung
|-
|(68116)||2001 AZ3|| align=right|15,9|| align=right|2,340|| align=right|0,134|| align=right|3,36|| align=right|3,579||MBA||2. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(68117)||2001 AF5|| align=right|14,2|| align=right|2,746|| align=right|0,072|| align=right|4,56|| align=right|4,551||MBA||2. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(68118)||2001 AO5|| align=right|14,9|| align=right|2,596|| align=right|0,135|| align=right|3,26|| align=right|4,182||MBA||2. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(68119)||2001 AX5|| align=right|15,9|| align=right|2,383|| align=right|0,241|| align=right|4,46|| align=right|3,679||MBA||2. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(68120)||2001 AT10|| align=right|16,2|| align=right|2,361|| align=right|0,180|| align=right|4,11|| align=right|3,626||MBA||2. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(68121)||2001 AS11|| align=right|16,7|| align=right|2,565|| align=right|0,190|| align=right|4,82|| align=right|4,108||MBA||2. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(68122)||2001 AY11|| align=right|16,5|| align=right|2,516|| align=right|0,110|| align=right|2,76|| align=right|3,990||MBA||2. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(68123)||2001 AU12|| align=right|16,0|| align=right|2,586|| align=right|0,143|| align=right|4,87|| align=right|4,157||MBA||2. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(68124)||2001 AF15|| align=right|15,1|| align=right|2,852|| align=right|0,082|| align=right|15,66|| align=right|4,815||MBA||2. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(68125)||2001 AO15|| align=right|15,3|| align=right|2,745|| align=right|0,057|| align=right|5,71|| align=right|4,546||MBA||2. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(68126)||2001 AY15|| align=right|15,6|| align=right|2,526|| align=right|0,219|| align=right|2,56|| align=right|4,014||MBA||2. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(68127)||2001 AZ15|| align=right|14,6|| align=right|2,308|| align=right|0,258|| align=right|4,07|| align=right|3,505||MBA||2. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(68128)||2001 AC17|| align=right|15,1|| align=right|2,637|| align=right|0,185|| align=right|12,99|| align=right|4,280||MBA||2. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(68129)||2001 AH17|| align=right|14,3|| align=right|2,426|| align=right|0,234|| align=right|11,53|| align=right|3,778||MBA||2. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(68130)||2001 AO17|| align=right|12,7|| align=right|2,672|| align=right|0,184|| align=right|13,06|| align=right|4,366||MBA||2. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(68131)||2001 AR17|| align=right|14,2|| align=right|2,976|| align=right|0,053|| align=right|8,97|| align=right|5,134||MBA||2. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(68132)||2001 AG18|| align=right|13,5|| align=right|3,138|| align=right|0,112|| align=right|14,38|| align=right|5,559||MBA||2. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(68133)||2001 AQ18|| align=right|13,0|| align=right|2,615|| align=right|0,045|| align=right|13,19|| align=right|4,227||MBA||2. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(68134)||2001 AT18|| align=right|14,3|| align=right|2,279|| align=right|0,285|| align=right|26,61|| align=right|3,439||MBA||4. ledna 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(68135)||2001 AJ20|| align=right|15,0|| align=right|2,420|| align=right|0,269|| align=right|3,64|| align=right|3,765||MBA||2. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(68136)||2001 AZ20|| align=right|15,3|| align=right|2,438|| align=right|0,078|| align=right|6,73|| align=right|3,807||MBA||3. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(68137)||2001 AF24|| align=right|14,3|| align=right|3,111|| align=right|0,050|| align=right|17,06|| align=right|5,485||MBA||3. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(68138)||2001 AU24|| align=right|14,0|| align=right|3,177|| align=right|0,261|| align=right|9,22|| align=right|5,661||MBA||4. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(68139)||2001 AV24|| align=right|15,0|| align=right|2,289|| align=right|0,091|| align=right|6,36|| align=right|3,462||MBA||4. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(68140)||2001 AA27|| align=right|15,1|| align=right|2,242|| align=right|0,184|| align=right|6,30|| align=right|3,356||MBA||5. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(68141)||2001 AX29|| align=right|16,0|| align=right|2,329|| align=right|0,164|| align=right|7,26|| align=right|3,555||MBA||4. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(68142)||2001 AX31|| align=right|14,9|| align=right|2,255|| align=right|0,076|| align=right|5,63|| align=right|3,386||MBA||4. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(68143)||2001 AK36|| align=right|15,1|| align=right|2,430|| align=right|0,185|| align=right|6,47|| align=right|3,788||MBA||5. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(68144)||2001 AW38|| align=right|15,2|| align=right|2,719|| align=right|0,059|| align=right|4,11|| align=right|4,483||MBA||1. ledna 2001||Piszkesteto||Piszkesteto
|-
|(68145)||2001 AF44|| align=right|15,4|| align=right|2,284|| align=right|0,199|| align=right|22,01|| align=right|3,451||MBA||7. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(68146)||2001 AJ44|| align=right|14,7|| align=right|2,330|| align=right|0,270|| align=right|21,20|| align=right|3,556||MBA||7. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(68147)||2001 AW44|| align=right|13,4|| align=right|3,103|| align=right|0,210|| align=right|15,49|| align=right|5,466||MBA||15. ledna 2001||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(68148)||2001 AG45|| align=right|13,6|| align=right|3,104|| align=right|0,174|| align=right|17,63|| align=right|5,468||MBA||15. ledna 2001||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(68149)||2001 AM45|| align=right|15,8|| align=right|2,269|| align=right|0,204|| align=right|4,15|| align=right|3,417||MBA||4. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(68150)||2001 AC49|| align=right|17,1|| align=right|2,428|| align=right|0,140|| align=right|7,11|| align=right|3,782||MBA||15. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(68151)||2001 AO49|| align=right|15,9|| align=right|2,690|| align=right|0,095|| align=right|4,87|| align=right|4,412||MBA||15. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(68152)||2001 BO|| align=right|13,9|| align=right|2,628|| align=right|0,068|| align=right|15,46|| align=right|4,259||MBA||17. ledna 2001||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(68153)||2001 BV|| align=right|15,2|| align=right|2,340|| align=right|0,090|| align=right|7,38|| align=right|3,578||MBA||17. ledna 2001||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(68154)||2001 BD1|| align=right|14,7|| align=right|3,106|| align=right|0,048|| align=right|9,96|| align=right|5,473||MBA||16. ledna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(68155)||2001 BM9|| align=right|15,3|| align=right|2,467|| align=right|0,157|| align=right|6,86|| align=right|3,873||MBA||19. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(68156)||2001 BE11|| align=right|14,3|| align=right|3,065|| align=right|0,071|| align=right|13,31|| align=right|5,366||MBA||16. ledna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(68157)||2001 BN13|| align=right|14,8|| align=right|2,974|| align=right|0,108|| align=right|9,97|| align=right|5,129||MBA||21. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(68158)||2001 BV14|| align=right|13,8|| align=right|2,735|| align=right|0,169|| align=right|13,66|| align=right|4,523||MBA||21. ledna 2001||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(68159)||2001 BJ15|| align=right|14,4|| align=right|3,019|| align=right|0,035|| align=right|8,78|| align=right|5,246||MBA||21. ledna 2001||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(68160)||2001 BC18|| align=right|16,7|| align=right|2,352|| align=right|0,177|| align=right|8,66|| align=right|3,606||MBA||19. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(68161)||2001 BQ21|| align=right|16,0|| align=right|2,444|| align=right|0,215|| align=right|12,79|| align=right|3,820||MBA||20. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(68162)||2001 BY21|| align=right|16,4|| align=right|2,286|| align=right|0,136|| align=right|1,72|| align=right|3,456||MBA||20. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(68163)||2001 BJ22|| align=right|16,2|| align=right|2,252|| align=right|0,231|| align=right|8,28|| align=right|3,380||MBA||20. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(68164)||2001 BD26|| align=right|14,8|| align=right|2,807|| align=right|0,067|| align=right|7,87|| align=right|4,703||MBA||20. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(68165)||2001 BH28|| align=right|15,3|| align=right|2,707|| align=right|0,054|| align=right|2,81|| align=right|4,454||MBA||20. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(68166)||2001 BM28|| align=right|14,2|| align=right|2,596|| align=right|0,174|| align=right|17,94|| align=right|4,183||MBA||20. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(68167)||2001 BV28|| align=right|15,3|| align=right|2,744|| align=right|0,045|| align=right|6,73|| align=right|4,545||MBA||20. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(68168)||2001 BN30|| align=right|15,3|| align=right|2,400|| align=right|0,267|| align=right|9,54|| align=right|3,718||MBA||20. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(68169)||2001 BD32|| align=right|15,0|| align=right|2,695|| align=right|0,100|| align=right|13,63|| align=right|4,425||MBA||20. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(68170)||2001 BS32|| align=right|15,5|| align=right|2,561|| align=right|0,257|| align=right|9,49|| align=right|4,097||MBA||20. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(68171)||2001 BL33|| align=right|14,1|| align=right|3,044|| align=right|0,096|| align=right|10,31|| align=right|5,310||MBA||20. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(68172)||2001 BE34|| align=right|13,4|| align=right|3,013|| align=right|0,023|| align=right|9,31|| align=right|5,228||MBA||20. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(68173)||2001 BG37|| align=right|15,8|| align=right|2,714|| align=right|0,079|| align=right|4,86|| align=right|4,470||MBA||21. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(68174)||2001 BY39|| align=right|15,1|| align=right|2,997|| align=right|0,090|| align=right|5,34|| align=right|5,188||MBA||24. ledna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(68175)||2001 BL45|| align=right|14,8|| align=right|2,532|| align=right|0,247|| align=right|4,20|| align=right|4,028||MBA||20. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(68176)||2001 BK46|| align=right|14,8|| align=right|2,729|| align=right|0,138|| align=right|8,47|| align=right|4,507||MBA||21. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(68177)||2001 BY46|| align=right|13,9|| align=right|2,737|| align=right|0,226|| align=right|12,77|| align=right|4,527||MBA||21. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(68178)||2001 BJ47|| align=right|14,3|| align=right|2,752|| align=right|0,183|| align=right|14,22|| align=right|4,564||MBA||21. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(68179)||2001 BO47|| align=right|13,9|| align=right|3,223|| align=right|0,105|| align=right|9,76|| align=right|5,784||MBA||21. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(68180)||2001 BB48|| align=right|14,2|| align=right|2,783|| align=right|0,175|| align=right|8,40|| align=right|4,641||MBA||21. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(68181)||2001 BK49|| align=right|14,7|| align=right|2,634|| align=right|0,182|| align=right|12,46|| align=right|4,274||MBA||21. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(68182)||2001 BS49|| align=right|14,7|| align=right|2,567|| align=right|0,186|| align=right|12,60|| align=right|4,112||MBA||21. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(68183)||2001 BL50|| align=right|16,2|| align=right|2,400|| align=right|0,290|| align=right|9,76|| align=right|3,716||MBA||24. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(68184)||2001 BO50|| align=right|15,4|| align=right|2,369|| align=right|0,229|| align=right|9,60|| align=right|3,645||MBA||25. ledna 2001||Farpoint||G. Hug
|-
|(68185)||2001 BX50|| align=right|13,4|| align=right|2,576|| align=right|0,182|| align=right|14,13|| align=right|4,133||MBA||28. ledna 2001||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(68186)||2001 BZ51|| align=right|16,2|| align=right|2,716|| align=right|0,072|| align=right|3,18|| align=right|4,474||MBA||17. ledna 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(68187)||2001 BY53|| align=right|14,9|| align=right|2,687|| align=right|0,132|| align=right|16,40|| align=right|4,404||MBA||18. ledna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(68188)||2001 BZ57|| align=right|16,3|| align=right|2,697|| align=right|0,048|| align=right|2,92|| align=right|4,430||MBA||21. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(68189)||2001 BC58|| align=right|15,4|| align=right|2,474|| align=right|0,198|| align=right|9,06|| align=right|3,891||MBA||21. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(68190)||2001 BD58|| align=right|14,4|| align=right|3,049|| align=right|0,014|| align=right|5,62|| align=right|5,324||MBA||21. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(68191)||2001 BG60|| align=right|13,1|| align=right|2,995|| align=right|0,078|| align=right|9,81|| align=right|5,183||MBA||26. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(68192)||2001 BV61|| align=right|13,2|| align=right|2,596|| align=right|0,110|| align=right|14,56|| align=right|4,183||MBA||31. ledna 2001||Desert Beaver||W. K. Y. Yeung
|-
|(68193)||2001 BA62|| align=right|15,3|| align=right|3,028|| align=right|0,057|| align=right|11,53|| align=right|5,269||MBA||26. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(68194)||2001 BF64|| align=right|15,0|| align=right|2,332|| align=right|0,189|| align=right|9,67|| align=right|3,561||MBA||29. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(68195)||2001 BT64|| align=right|15,0|| align=right|2,844|| align=right|0,072|| align=right|10,79|| align=right|4,795||MBA||31. ledna 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(68196)||2001 BP65|| align=right|14,1|| align=right|2,982|| align=right|0,072|| align=right|9,24|| align=right|5,149||MBA||26. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(68197)||2001 BU65|| align=right|13,6|| align=right|3,164|| align=right|0,147|| align=right|16,82|| align=right|5,627||MBA||26. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(68198)||2001 BP71|| align=right|15,1|| align=right|3,060|| align=right|0,053|| align=right|2,99|| align=right|5,353||MBA||29. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(68199)||2001 BL74|| align=right|15,7|| align=right|2,534|| align=right|0,192|| align=right|6,96|| align=right|4,033||MBA||31. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(68200)||2001 BQ76|| align=right|15,5|| align=right|3,099|| align=right|0,056|| align=right|1,25|| align=right|5,454||MBA||26. ledna 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(68201)||2001 BP77|| align=right|15,4|| align=right|2,542|| align=right|0,170|| align=right|6,26|| align=right|4,051||MBA||26. ledna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(68202)||2001 BM78|| align=right|14,9|| align=right|2,990|| align=right|0,088|| align=right|10,06|| align=right|5,170||MBA||24. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(68203)||2001 BC80|| align=right|16,0|| align=right|2,392|| align=right|0,188|| align=right|1,89|| align=right|3,699||MBA||21. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(68204)||2001 BR80|| align=right|16,0|| align=right|2,758|| align=right|0,087|| align=right|9,49|| align=right|4,580||MBA||19. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(68205)||2001 CS|| align=right|14,1|| align=right|2,614|| align=right|0,246|| align=right|28,21|| align=right|4,225||MBA||1. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(68206)||2001 CX2|| align=right|13,5|| align=right|3,059|| align=right|0,129|| align=right|12,33|| align=right|5,350||MBA||1. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(68207)||2001 CE3|| align=right|14,3|| align=right|3,058|| align=right|0,062|| align=right|11,47|| align=right|5,346||MBA||1. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(68208)||2001 CX3|| align=right|15,3|| align=right|2,533|| align=right|0,208|| align=right|6,29|| align=right|4,030||MBA||1. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(68209)||2001 CV6|| align=right|14,3|| align=right|2,802|| align=right|0,136|| align=right|8,34|| align=right|4,691||MBA||1. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(68210)||2001 CQ7|| align=right|13,9|| align=right|3,167|| align=right|0,076|| align=right|9,92|| align=right|5,636||MBA||1. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(68211)||2001 CH12|| align=right|14,7|| align=right|3,045|| align=right|0,048|| align=right|10,85|| align=right|5,312||MBA||1. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(68212)||2001 CM13|| align=right|13,8|| align=right|3,165|| align=right|0,161|| align=right|12,31|| align=right|5,629||MBA||1. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(68213)||2001 CA22|| align=right|16,5|| align=right|2,688|| align=right|0,100|| align=right|2,75|| align=right|4,407||MBA||1. února 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(68214)||2001 CF23|| align=right|15,5|| align=right|2,964|| align=right|0,009|| align=right|8,55|| align=right|5,103||MBA||1. února 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(68215)||2001 CK25|| align=right|16,4|| align=right|2,357|| align=right|0,208|| align=right|3,24|| align=right|3,618||MBA||1. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(68216)||2001 CV26|| align=right|16,4|| align=right|1,321|| align=right|0,328|| align=right|17,99|| align=right|1,518||APL PHA||1. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(68217)||2001 CX26|| align=right|13,5|| align=right|3,225|| align=right|0,047|| align=right|15,17|| align=right|5,791||MBA||1. února 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(68218) Nealgalt||2001 CO31|| align=right|15,2|| align=right|3,034|| align=right|0,116|| align=right|2,79|| align=right|5,285||MBA||12. února 2001||Junk Bond||D. Healy
|-
|(68219)||2001 CJ38|| align=right|13,1|| align=right|3,211|| align=right|0,251|| align=right|25,05|| align=right|5,752||MBA||13. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(68220)||2001 CT38|| align=right|13,4|| align=right|2,438|| align=right|0,229|| align=right|20,30|| align=right|3,806||MBA||13. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(68221)||2001 CP47|| align=right|16,2|| align=right|2,353|| align=right|0,110|| align=right|6,07|| align=right|3,608||MBA||12. února 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(68222)||2001 CQ47|| align=right|14,0|| align=right|2,851|| align=right|0,077|| align=right|12,33|| align=right|4,812||MBA||12. února 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(68223)||2001 DJ|| align=right|13,1|| align=right|3,223|| align=right|0,057|| align=right|21,46|| align=right|5,786||MBA||16. února 2001||Desert Beaver||W. K. Y. Yeung
|-
|(68224)||2001 DG11|| align=right|14,6|| align=right|3,109|| align=right|0,049|| align=right|12,30|| align=right|5,481||MBA||17. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(68225)||2001 DV12|| align=right|14,5|| align=right|3,092|| align=right|0,167|| align=right|13,20|| align=right|5,437||MBA||17. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(68226)||2001 DM18|| align=right|14,8|| align=right|2,356|| align=right|0,181|| align=right|7,25|| align=right|3,615||MBA||16. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(68227)||2001 DZ20|| align=right|13,8|| align=right|3,077|| align=right|0,180|| align=right|10,28|| align=right|5,397||MBA||16. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(68228)||2001 DD22|| align=right|13,7|| align=right|2,664|| align=right|0,196|| align=right|16,63|| align=right|4,348||MBA||16. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(68229)||2001 DL30|| align=right|17,1|| align=right|2,433|| align=right|0,154|| align=right|1,44|| align=right|3,795||MBA||17. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(68230)||2001 DT32|| align=right|14,9|| align=right|3,138|| align=right|0,045|| align=right|12,45|| align=right|5,557||MBA||17. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(68231)||2001 DO33|| align=right|13,6|| align=right|2,676|| align=right|0,188|| align=right|13,41|| align=right|4,377||MBA||17. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(68232)||2001 DM35|| align=right|14,7|| align=right|2,780|| align=right|0,135|| align=right|8,50|| align=right|4,634||MBA||19. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(68233)||2001 DY35|| align=right|16,2|| align=right|2,361|| align=right|0,228|| align=right|0,45|| align=right|3,628||MBA||19. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(68234)||2001 DM38|| align=right|15,0|| align=right|2,932|| align=right|0,020|| align=right|10,96|| align=right|5,021||MBA||19. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(68235)||2001 DV38|| align=right|14,8|| align=right|3,104|| align=right|0,067|| align=right|10,59|| align=right|5,467||MBA||19. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(68236)||2001 DZ39|| align=right|15,9|| align=right|2,612|| align=right|0,099|| align=right|5,04|| align=right|4,220||MBA||19. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(68237)||2001 DB40|| align=right|16,3|| align=right|2,534|| align=right|0,113|| align=right|3,33|| align=right|4,032||MBA||19. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(68238)||2001 DP40|| align=right|16,0|| align=right|2,645|| align=right|0,151|| align=right|10,18|| align=right|4,301||MBA||19. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(68239)||2001 DB47|| align=right|16,5|| align=right|2,344|| align=right|0,185|| align=right|3,18|| align=right|3,588||MBA||19. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(68240)||2001 DW55|| align=right|15,8|| align=right|3,029|| align=right|0,174|| align=right|1,94|| align=right|5,271||MBA||16. února 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(68241)||2001 DT59|| align=right|15,7|| align=right|2,372|| align=right|0,195|| align=right|6,58|| align=right|3,652||MBA||19. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(68242)||2001 DW59|| align=right|14,9|| align=right|2,313|| align=right|0,102|| align=right|6,43|| align=right|3,517||MBA||19. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(68243)||2001 DO60|| align=right|15,9|| align=right|2,778|| align=right|0,066|| align=right|5,24|| align=right|4,629||MBA||19. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(68244)||2001 DM68|| align=right|14,1|| align=right|3,005|| align=right|0,154|| align=right|11,36|| align=right|5,208||MBA||19. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(68245)||2001 DQ68|| align=right|14,7|| align=right|3,184|| align=right|0,104|| align=right|0,72|| align=right|5,682||MBA||19. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(68246)||2001 DS70|| align=right|16,4|| align=right|2,225|| align=right|0,173|| align=right|4,29|| align=right|3,318||MBA||19. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(68247)||2001 DV70|| align=right|13,4|| align=right|3,966|| align=right|0,145|| align=right|3,22|| align=right|7,898||HLD||19. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(68248)||2001 DY71|| align=right|14,2|| align=right|3,168|| align=right|0,077|| align=right|8,18|| align=right|5,637||MBA||19. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(68249)||2001 DY73|| align=right|16,1|| align=right|2,379|| align=right|0,167|| align=right|2,67|| align=right|3,669||MBA||19. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(68250)||2001 DZ73|| align=right|14,8|| align=right|2,655|| align=right|0,107|| align=right|15,17|| align=right|4,326||MBA||19. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(68251)||2001 DT75|| align=right|15,0|| align=right|2,960|| align=right|0,113|| align=right|11,34|| align=right|5,092||MBA||20. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(68252)||2001 DP89|| align=right|14,6|| align=right|2,734|| align=right|0,138|| align=right|14,18|| align=right|4,521||MBA||22. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(68253)||2001 DV97|| align=right|14,2|| align=right|2,962|| align=right|0,118|| align=right|11,41|| align=right|5,098||MBA||17. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(68254)||2001 DH98|| align=right|15,9|| align=right|3,003|| align=right|0,034|| align=right|9,05|| align=right|5,202||MBA||17. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(68255)||2001 DP99|| align=right|16,1|| align=right|2,682|| align=right|0,209|| align=right|6,66|| align=right|4,391||MBA||17. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(68256)||2001 DE100|| align=right|15,8|| align=right|2,336|| align=right|0,219|| align=right|4,57|| align=right|3,571||MBA||17. února 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(68257)||2001 DH100|| align=right|13,6|| align=right|3,165|| align=right|0,077|| align=right|20,71|| align=right|5,631||MBA||17. února 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(68258)||2001 DD103|| align=right|14,2|| align=right|2,606|| align=right|0,174|| align=right|15,38|| align=right|4,206||MBA||16. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(68259)||2001 DC104|| align=right|15,2|| align=right|3,018|| align=right|0,116|| align=right|1,77|| align=right|5,242||MBA||16. února 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(68260)||2001 DV107|| align=right|14,0|| align=right|3,128|| align=right|0,101|| align=right|21,02|| align=right|5,530||MBA||22. února 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(68261)||2001 EU|| align=right|14,0|| align=right|3,241|| align=right|0,021|| align=right|5,75|| align=right|5,833||MBA||2. března 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(68262)||2001 EW9|| align=right|15,3|| align=right|2,843|| align=right|0,184|| align=right|12,66|| align=right|4,793||MBA||4. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(68263)||2001 EW12|| align=right|16,4|| align=right|2,391|| align=right|0,215|| align=right|3,62|| align=right|3,697||MBA||14. března 2001||Prescott||P. G. Comba
|-
|(68264)||2001 EQ13|| align=right|14,1|| align=right|2,573|| align=right|0,235|| align=right|10,44|| align=right|4,125||MBA||11. března 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(68265)||2001 EK14|| align=right|14,1|| align=right|2,590|| align=right|0,200|| align=right|13,42|| align=right|4,169||MBA||15. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(68266)||2001 ES14|| align=right|14,5|| align=right|3,233|| align=right|0,065|| align=right|16,94|| align=right|5,813||MBA||15. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(68267)||2001 EA16|| align=right|17,0|| align=right|1,510|| align=right|0,428|| align=right|38,82|| align=right|1,855||APL||4. března 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(68268)||2001 EX18|| align=right|13,7|| align=right|3,061|| align=right|0,122|| align=right|10,19|| align=right|5,356||MBA||14. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(68269)||2001 EY19|| align=right|14,5|| align=right|2,996|| align=right|0,047|| align=right|9,25|| align=right|5,185||MBA||15. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(68270)||2001 EA21|| align=right|13,9|| align=right|3,022|| align=right|0,064|| align=right|8,26|| align=right|5,252||MBA||15. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(68271)||2001 EB21|| align=right|14,5|| align=right|3,159|| align=right|0,040|| align=right|11,30|| align=right|5,615||MBA||15. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(68272)||2001 EG24|| align=right|15,1|| align=right|2,960|| align=right|0,073|| align=right|1,37|| align=right|5,092||MBA||15. března 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(68273)||2001 EQ26|| align=right|12,9|| align=right|3,148|| align=right|0,243|| align=right|23,70|| align=right|5,584||MBA||2. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(68274)||2001 FJ2|| align=right|14,3|| align=right|2,999|| align=right|0,159|| align=right|12,02|| align=right|5,193||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(68275)||2001 FE3|| align=right|16,5|| align=right|2,404|| align=right|0,184|| align=right|2,79|| align=right|3,727||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(68276)||2001 FG3|| align=right|14,5|| align=right|2,966|| align=right|0,098|| align=right|10,53|| align=right|5,106||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(68277)||2001 FQ3|| align=right|15,8|| align=right|2,423|| align=right|0,087|| align=right|6,97|| align=right|3,772||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(68278)||2001 FC7|| align=right|18,4|| align=right|1,436|| align=right|0,115|| align=right|2,63|| align=right|1,721||AMR||18. března 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(68279)||2001 FD8|| align=right|16,0|| align=right|2,368|| align=right|0,169|| align=right|2,71|| align=right|3,643||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(68280)||2001 FR8|| align=right|14,2|| align=right|2,691|| align=right|0,167|| align=right|13,21|| align=right|4,413||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(68281)||2001 FZ11|| align=right|16,0|| align=right|2,477|| align=right|0,128|| align=right|3,63|| align=right|3,898||MBA||19. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(68282)||2001 FR14|| align=right|14,8|| align=right|3,139|| align=right|0,048|| align=right|8,99|| align=right|5,562||MBA||19. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(68283)||2001 FE17|| align=right|14,3|| align=right|3,204|| align=right|0,095|| align=right|5,25|| align=right|5,735||MBA||19. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(68284)||2001 FJ17|| align=right|13,6|| align=right|2,642|| align=right|0,167|| align=right|32,43|| align=right|4,294||MBA||19. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(68285)||2001 FQ18|| align=right|13,8|| align=right|3,205|| align=right|0,170|| align=right|12,65|| align=right|5,737||MBA||19. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(68286)||2001 FP22|| align=right|13,5|| align=right|3,153|| align=right|0,063|| align=right|13,55|| align=right|5,598||MBA||21. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(68287)||2001 FL24|| align=right|13,1|| align=right|3,993|| align=right|0,151|| align=right|11,36|| align=right|7,977||HLD||17. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(68288)||2001 FH26|| align=right|14,9|| align=right|2,677|| align=right|0,153|| align=right|7,77|| align=right|4,378||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(68289)||2001 FM26|| align=right|13,8|| align=right|2,689|| align=right|0,044|| align=right|21,58|| align=right|4,409||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(68290)||2001 FT33|| align=right|15,3|| align=right|2,546|| align=right|0,247|| align=right|18,33|| align=right|4,061||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(68291)||2001 FM36|| align=right|15,3|| align=right|3,171|| align=right|0,052|| align=right|8,80|| align=right|5,647||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(68292)||2001 FS37|| align=right|15,1|| align=right|3,040|| align=right|0,046|| align=right|8,40|| align=right|5,300||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(68293)||2001 FF49|| align=right|14,5|| align=right|2,696|| align=right|0,161|| align=right|12,43|| align=right|4,426||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(68294)||2001 FN49|| align=right|13,7|| align=right|3,013|| align=right|0,067|| align=right|14,11|| align=right|5,228||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(68295)||2001 FY52|| align=right|13,5|| align=right|3,232|| align=right|0,074|| align=right|22,04|| align=right|5,808||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(68296)||2001 FN75|| align=right|15,0|| align=right|2,548|| align=right|0,106|| align=right|11,46|| align=right|4,066||MBA||19. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(68297)||2001 FH78|| align=right|14,3|| align=right|3,210|| align=right|0,072|| align=right|14,80|| align=right|5,751||MBA||19. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(68298)||2001 FC80|| align=right|14,7|| align=right|2,563|| align=right|0,145|| align=right|7,73|| align=right|4,101||MBA||21. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(68299)||2001 FH82|| align=right|13,8|| align=right|2,740|| align=right|0,217|| align=right|37,76|| align=right|4,536||MBA||23. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(68300)||2001 FD95|| align=right|13,2|| align=right|3,182|| align=right|0,128|| align=right|22,90|| align=right|5,675||MBA||16. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(68301)||2001 FZ95|| align=right|15,0|| align=right|2,326|| align=right|0,125|| align=right|8,27|| align=right|3,547||MBA||16. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(68302)||2001 FH96|| align=right|14,4|| align=right|3,171|| align=right|0,033|| align=right|18,03|| align=right|5,647||MBA||16. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(68303)||2001 FB97|| align=right|14,5|| align=right|2,608|| align=right|0,284|| align=right|25,84|| align=right|4,212||MBA||16. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(68304)||2001 FO97|| align=right|13,7|| align=right|3,124|| align=right|0,149|| align=right|10,25|| align=right|5,520||MBA||16. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(68305)||2001 FK103|| align=right|13,8|| align=right|3,149|| align=right|0,175|| align=right|10,14|| align=right|5,588||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(68306)||2001 FU103|| align=right|14,6|| align=right|2,782|| align=right|0,075|| align=right|5,19|| align=right|4,639||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(68307)||2001 FL104|| align=right|14,9|| align=right|2,762|| align=right|0,163|| align=right|7,41|| align=right|4,591||MBA||18. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(68308)||2001 FF106|| align=right|14,2|| align=right|2,675|| align=right|0,227|| align=right|11,20|| align=right|4,375||MBA||18. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(68309)||2001 FM107|| align=right|17,2|| align=right|2,224|| align=right|0,103|| align=right|5,35|| align=right|3,316||MBA||18. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(68310)||2001 FH112|| align=right|14,6|| align=right|2,606|| align=right|0,069|| align=right|12,06|| align=right|4,207||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(68311)||2001 FN112|| align=right|14,3|| align=right|3,071|| align=right|0,069|| align=right|10,09|| align=right|5,382||MBA||18. března 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(68312)||2001 FV117|| align=right|14,4|| align=right|3,216|| align=right|0,020|| align=right|10,73|| align=right|5,766||MBA||19. března 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(68313)||2001 FK118|| align=right|14,5|| align=right|3,082|| align=right|0,106|| align=right|9,66|| align=right|5,409||MBA||20. března 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(68314)||2001 FD120|| align=right|15,0|| align=right|3,262|| align=right|0,095|| align=right|1,31|| align=right|5,892||MBA||28. března 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(68315)||2001 FT144|| align=right|14,0|| align=right|3,097|| align=right|0,152|| align=right|27,73|| align=right|5,449||MBA||23. března 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(68316)||2001 FG145|| align=right|14,3|| align=right|3,068|| align=right|0,184|| align=right|15,65|| align=right|5,374||MBA||23. března 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(68317)||2001 FB151|| align=right|14,1|| align=right|2,692|| align=right|0,117|| align=right|12,21|| align=right|4,416||MBA||24. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(68318)||2001 FX152|| align=right|12,8|| align=right|2,352|| align=right|0,081|| align=right|6,75|| align=right|3,605||MBA||26. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(68319)||2001 FA156|| align=right|14,6|| align=right|2,974|| align=right|0,057|| align=right|11,12|| align=right|5,127||MBA||26. března 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(68320)||2001 FY159|| align=right|14,3|| align=right|2,697|| align=right|0,077|| align=right|7,03|| align=right|4,427||MBA||29. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(68321)||2001 FF169|| align=right|14,2|| align=right|3,074|| align=right|0,071|| align=right|11,48|| align=right|5,390||MBA||23. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(68322)||2001 FN175|| align=right|13,7|| align=right|2,699|| align=right|0,184|| align=right|11,58|| align=right|4,432||MBA||31. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(68323)||2001 FZ180|| align=right|15,7|| align=right|2,786|| align=right|0,209|| align=right|16,38|| align=right|4,648||MBA||21. března 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(68324)||2001 FX182|| align=right|15,5|| align=right|3,020|| align=right|0,090|| align=right|0,88|| align=right|5,247||MBA||25. března 2001||Kitt Peak||M. W. Buie
|-
|(68325) Begues||2001 HO16|| align=right|14,0|| align=right|3,054|| align=right|0,165|| align=right|16,86|| align=right|5,336||MBA||23. dubna 2001||Begues||J. Manteca
|-
|(68326)||2001 HD21|| align=right|16,7|| align=right|2,334|| align=right|0,105|| align=right|2,13|| align=right|3,564||MBA||23. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(68327)||2001 HW35|| align=right|13,9|| align=right|2,996|| align=right|0,059|| align=right|10,07|| align=right|5,185||MBA||29. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(68328)||2001 HS44|| align=right|14,3|| align=right|2,751|| align=right|0,137|| align=right|13,98|| align=right|4,562||MBA||16. dubna 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(68329)||2001 HV48|| align=right|14,2|| align=right|2,448|| align=right|0,216|| align=right|14,86|| align=right|3,829||MBA||21. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(68330)||2001 HW48|| align=right|13,6|| align=right|2,675|| align=right|0,138|| align=right|13,74|| align=right|4,374||MBA||21. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(68331)||2001 HM58|| align=right|13,9|| align=right|3,161|| align=right|0,036|| align=right|21,62|| align=right|5,619||MBA||25. dubna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(68332)||2001 KO|| align=right|15,2|| align=right|2,745|| align=right|0,097|| align=right|10,21|| align=right|4,547||MBA||17. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(68333)||2001 KA7|| align=right|16,3|| align=right|2,245|| align=right|0,005|| align=right|2,30|| align=right|3,364||MBA||17. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(68334)||2001 KG9|| align=right|15,5|| align=right|2,333|| align=right|0,127|| align=right|5,15|| align=right|3,563||MBA||18. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(68335)||2001 KQ9|| align=right|16,2|| align=right|2,228|| align=right|0,203|| align=right|3,57|| align=right|3,324||MBA||18. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(68336)||2001 KH18|| align=right|15,7|| align=right|2,610|| align=right|0,348|| align=right|6,65|| align=right|4,215||MBA||23. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(68337)||2001 KU20|| align=right|15,5|| align=right|2,271|| align=right|0,137|| align=right|9,79|| align=right|3,423||MBA||17. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(68338)||2001 KD23|| align=right|16,7|| align=right|2,413|| align=right|0,136|| align=right|1,09|| align=right|3,748||MBA||17. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(68339)||2001 KR24|| align=right|15,0|| align=right|2,720|| align=right|0,258|| align=right|7,89|| align=right|4,486||MBA||17. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(68340)||2001 KP26|| align=right|15,4|| align=right|2,663|| align=right|0,217|| align=right|1,08|| align=right|4,345||MBA||17. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(68341)||2001 KL45|| align=right|14,5|| align=right|3,053|| align=right|0,132|| align=right|12,77|| align=right|5,335||MBA||22. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(68342)||2001 KF46|| align=right|15,7|| align=right|2,317|| align=right|0,075|| align=right|6,95|| align=right|3,526||MBA||22. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(68343)||2001 KB47|| align=right|15,4|| align=right|2,543|| align=right|0,215|| align=right|15,26|| align=right|4,055||MBA||22. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(68344)||2001 KG51|| align=right|15,4|| align=right|2,276|| align=right|0,137|| align=right|6,40|| align=right|3,433||MBA||24. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(68345)||2001 KP65|| align=right|14,6|| align=right|2,725|| align=right|0,087|| align=right|14,01|| align=right|4,497||MBA||22. května 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(68346)||2001 KZ66|| align=right|17,0|| align=right|1,508|| align=right|0,417|| align=right|16,69|| align=right|1,851||APL||29. května 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(68347)||2001 KB67|| align=right|19,9|| align=right|,963|| align=right|0,380|| align=right|17,14|| align=right|,945||ATN PHA||30. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(68348)||2001 LO7|| align=right|14,7|| align=right|2,153|| align=right|0,844|| align=right|25,54|| align=right|3,158||APL||15. června 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(68349)||2001 LD17|| align=right|15,4|| align=right|2,633|| align=right|0,117|| align=right|12,78|| align=right|4,271||MBA||15. června 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(68350)||2001 MK3|| align=right|16,1|| align=right|1,670|| align=right|0,248|| align=right|29,56|| align=right|2,158||AMR||20. června 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(68351)||2001 MS4|| align=right|14,8|| align=right|2,550|| align=right|0,116|| align=right|9,72|| align=right|4,071||MBA||17. června 2001||Palomar||NEAT
|-
|(68352)||2001 MH6|| align=right|14,3|| align=right|3,205|| align=right|0,206|| align=right|7,66|| align=right|5,736||MBA||21. června 2001||Palomar||NEAT
|-
|(68353)||2001 MS10|| align=right|14,0|| align=right|2,975|| align=right|0,009|| align=right|7,86|| align=right|5,130||MBA||21. června 2001||Palomar||NEAT
|-
|(68354)||2001 MN27|| align=right|14,5|| align=right|3,146|| align=right|0,091|| align=right|8,96|| align=right|5,580||MBA||20. června 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(68355)||2001 NZ|| align=right|14,3|| align=right|2,698|| align=right|0,172|| align=right|14,00|| align=right|4,431||MBA||12. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(68356)||2001 NH12|| align=right|16,0|| align=right|2,201|| align=right|0,161|| align=right|5,76|| align=right|3,265||MBA||13. července 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(68357)||2001 NY18|| align=right|15,5|| align=right|2,521|| align=right|0,087|| align=right|11,41|| align=right|4,002||MBA||13. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(68358)||2001 NT19|| align=right|14,6|| align=right|2,594|| align=right|0,133|| align=right|10,27|| align=right|4,176||MBA||12. července 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(68359)||2001 OZ13|| align=right|17,6|| align=right|1,518|| align=right|0,175|| align=right|9,86|| align=right|1,870||AMR||19. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(68360)||2001 OK24|| align=right|15,7|| align=right|2,753|| align=right|0,130|| align=right|4,82|| align=right|4,566||MBA||16. července 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(68361)||2001 OX32|| align=right|16,2|| align=right|2,687|| align=right|0,075|| align=right|13,82|| align=right|4,404||MBA||19. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(68362)||2001 OP38|| align=right|14,7|| align=right|2,538|| align=right|0,098|| align=right|14,97|| align=right|4,043||MBA||20. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(68363)||2001 OR49|| align=right|13,8|| align=right|3,183|| align=right|0,070|| align=right|8,52|| align=right|5,678||MBA||17. července 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(68364)||2001 OA60|| align=right|15,8|| align=right|2,535|| align=right|0,179|| align=right|1,67|| align=right|4,035||MBA||21. července 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(68365)||2001 OQ61|| align=right|16,6|| align=right|2,281|| align=right|0,143|| align=right|5,79|| align=right|3,445||MBA||21. července 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(68366)||2001 OF67|| align=right|16,2|| align=right|2,574|| align=right|0,205|| align=right|4,62|| align=right|4,128||MBA||26. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(68367)||2001 ON88|| align=right|14,7|| align=right|3,099|| align=right|0,174|| align=right|3,22|| align=right|5,456||MBA||21. července 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(68368)||2001 ON102|| align=right|16,0|| align=right|2,376|| align=right|0,069|| align=right|5,14|| align=right|3,661||MBA||28. července 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(68369)||2001 OT105|| align=right|14,8|| align=right|3,033|| align=right|0,113|| align=right|12,34|| align=right|5,281||MBA||29. července 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(68370)||2001 OM107|| align=right|15,2|| align=right|3,166|| align=right|0,223|| align=right|15,65|| align=right|5,631||MBA||29. července 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(68371)||2001 OO107|| align=right|16,0|| align=right|2,549|| align=right|0,214|| align=right|3,17|| align=right|4,069||MBA||29. července 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(68372)||2001 PM9|| align=right|18,9|| align=right|1,619|| align=right|0,416|| align=right|8,10|| align=right|2,059||APL PHA||11. srpna 2001||Palomar||NEAT
|-
|(68373)||2001 PP13|| align=right|16,2|| align=right|2,243|| align=right|0,170|| align=right|5,94|| align=right|3,359||MBA||13. srpna 2001||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(68374)||2001 PM14|| align=right|14,1|| align=right|3,970|| align=right|0,196|| align=right|9,99|| align=right|7,909||HLD||14. srpna 2001||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(68375)||2001 PZ22|| align=right|15,5|| align=right|2,564|| align=right|0,159|| align=right|9,63|| align=right|4,106||MBA||10. srpna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(68376)||2001 PC23|| align=right|15,9|| align=right|2,742|| align=right|0,090|| align=right|12,53|| align=right|4,539||MBA||10. srpna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(68377)||2001 PD27|| align=right|16,6|| align=right|2,286|| align=right|0,201|| align=right|4,63|| align=right|3,455||MBA||11. srpna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(68378)||2001 PK37|| align=right|15,1|| align=right|2,608|| align=right|0,162|| align=right|15,18|| align=right|4,211||MBA||11. srpna 2001||Palomar||NEAT
|-
|(68379)||2001 PN42|| align=right|15,6|| align=right|2,976|| align=right|0,111|| align=right|11,09|| align=right|5,134||MBA||12. srpna 2001||Palomar||NEAT
|-
|(68380)||2001 PZ61|| align=right|15,4|| align=right|2,714|| align=right|0,047|| align=right|2,80|| align=right|4,471||MBA||13. srpna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(68381)||2001 PA63|| align=right|14,4|| align=right|2,982|| align=right|0,111|| align=right|10,61|| align=right|5,149||MBA||13. srpna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(68382)||2001 QK10|| align=right|15,3|| align=right|3,037|| align=right|0,050|| align=right|3,26|| align=right|5,291||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(68383)||2001 QW10|| align=right|16,6|| align=right|2,243|| align=right|0,078|| align=right|6,55|| align=right|3,358||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(68384)||2001 QS12|| align=right|14,4|| align=right|2,744|| align=right|0,123|| align=right|11,92|| align=right|4,544||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(68385)||2001 QM24|| align=right|15,3|| align=right|2,884|| align=right|0,081|| align=right|2,90|| align=right|4,897||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(68386)||2001 QJ31|| align=right|16,3|| align=right|2,629|| align=right|0,143|| align=right|2,40|| align=right|4,261||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(68387)||2001 QF32|| align=right|17,1|| align=right|1,906|| align=right|0,104|| align=right|23,91|| align=right|2,630||MBA||17. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(68388)||2001 QX42|| align=right|16,6|| align=right|2,629|| align=right|0,127|| align=right|1,80|| align=right|4,261||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(68389)||2001 QE44|| align=right|16,2|| align=right|2,738|| align=right|0,087|| align=right|3,04|| align=right|4,529||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(68390)||2001 QZ46|| align=right|16,2|| align=right|2,592|| align=right|0,234|| align=right|3,60|| align=right|4,172||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(68391)||2001 QO55|| align=right|14,7|| align=right|2,688|| align=right|0,037|| align=right|6,89|| align=right|4,407||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(68392)||2001 QW57|| align=right|14,4|| align=right|2,841|| align=right|0,066|| align=right|3,18|| align=right|4,788||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(68393)||2001 QT65|| align=right|15,9|| align=right|2,719|| align=right|0,186|| align=right|11,89|| align=right|4,482||MBA||17. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(68394)||2001 QZ68|| align=right|15,5|| align=right|2,387|| align=right|0,080|| align=right|5,30|| align=right|3,687||MBA||17. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(68395)||2001 QH74|| align=right|14,3|| align=right|2,681|| align=right|0,097|| align=right|3,53|| align=right|4,389||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(68396)||2001 QZ75|| align=right|15,3|| align=right|2,562|| align=right|0,195|| align=right|9,00|| align=right|4,100||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(68397)||2001 QP82|| align=right|13,9|| align=right|3,131|| align=right|0,127|| align=right|16,16|| align=right|5,538||MBA||17. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(68398)||2001 QV85|| align=right|16,3|| align=right|2,393|| align=right|0,189|| align=right|3,92|| align=right|3,701||MBA||22. srpna 2001||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(68399)||2001 QS89|| align=right|14,5|| align=right|2,673|| align=right|0,219|| align=right|11,06|| align=right|4,369||MBA||16. srpna 2001||Palomar||NEAT
|-
|(68400)||2001 QM91|| align=right|14,7|| align=right|2,992|| align=right|0,087|| align=right|9,63|| align=right|5,176||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(68401)||2001 QX92|| align=right|17,2|| align=right|2,315|| align=right|0,040|| align=right|8,34|| align=right|3,521||MBA||22. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(68402)||2001 QM98|| align=right|13,9|| align=right|3,931|| align=right|0,190|| align=right|7,74|| align=right|7,793||HLD||19. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(68403)||2001 QH105|| align=right|16,4|| align=right|2,280|| align=right|0,079|| align=right|6,51|| align=right|3,443||MBA||23. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(68404)||2001 QX108|| align=right|14,3|| align=right|2,677|| align=right|0,317|| align=right|11,83|| align=right|4,380||MBA||19. srpna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(68405)||2001 QN125|| align=right|16,9|| align=right|2,696|| align=right|0,098|| align=right|10,24|| align=right|4,426||MBA||19. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(68406)||2001 QU130|| align=right|16,4|| align=right|2,423|| align=right|0,137|| align=right|5,96|| align=right|3,770||MBA||20. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(68407)||2001 QN131|| align=right|15,9|| align=right|2,423|| align=right|0,128|| align=right|4,66|| align=right|3,771||MBA||20. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(68408)||2001 QH137|| align=right|14,7|| align=right|2,570|| align=right|0,126|| align=right|7,57|| align=right|4,120||MBA||22. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(68409)||2001 QS148|| align=right|15,2|| align=right|2,800|| align=right|0,183|| align=right|9,10|| align=right|4,685||MBA||20. srpna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(68410) Nichols||2001 QB154|| align=right|15,4|| align=right|2,680|| align=right|0,078|| align=right|4,87|| align=right|4,386||MBA||16. srpna 2001||Anza||M. Collins; M. White
|-
|(68411)||2001 QE188|| align=right|14,7|| align=right|2,541|| align=right|0,150|| align=right|7,70|| align=right|4,049||MBA||21. srpna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(68412)||2001 QL188|| align=right|16,4|| align=right|2,571|| align=right|0,180|| align=right|5,10|| align=right|4,122||MBA||22. srpna 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(68413)||2001 QB196|| align=right|14,7|| align=right|2,916|| align=right|0,050|| align=right|11,59|| align=right|4,979||MBA||22. srpna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(68414)||2001 QZ219|| align=right|14,6|| align=right|2,375|| align=right|0,273|| align=right|14,94|| align=right|3,659||MBA||23. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(68415)||2001 QG220|| align=right|15,2|| align=right|2,556|| align=right|0,113|| align=right|14,17|| align=right|4,085||MBA||23. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(68416)||2001 QQ220|| align=right|15,3|| align=right|2,719|| align=right|0,212|| align=right|7,91|| align=right|4,483||MBA||24. srpna 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(68417)||2001 QD238|| align=right|15,9|| align=right|2,420|| align=right|0,088|| align=right|7,11|| align=right|3,765||MBA||24. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(68418)||2001 QN244|| align=right|17,0|| align=right|2,411|| align=right|0,074|| align=right|8,41|| align=right|3,742||MBA||24. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(68419)||2001 QE256|| align=right|15,0|| align=right|2,753|| align=right|0,140|| align=right|5,72|| align=right|4,568||MBA||25. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(68420)||2001 QO258|| align=right|15,7|| align=right|3,164|| align=right|0,104|| align=right|6,05|| align=right|5,628||MBA||25. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(68421)||2001 QY270|| align=right|16,1|| align=right|2,380|| align=right|0,092|| align=right|7,44|| align=right|3,670||MBA||19. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(68422)||2001 QJ296|| align=right|14,8|| align=right|2,931|| align=right|0,133|| align=right|1,74|| align=right|5,017||MBA||24. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(68423)||2001 QD315|| align=right|16,5|| align=right|2,426|| align=right|0,198|| align=right|1,77|| align=right|3,779||MBA||20. srpna 2001||Cerro Tololo||M. W. Buie
|-
|(68424)||2001 QO327|| align=right|16,6|| align=right|2,271|| align=right|0,071|| align=right|6,28|| align=right|3,422||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(68425)||2001 QS329|| align=right|15,8|| align=right|2,302|| align=right|0,091|| align=right|7,23|| align=right|3,493||MBA||24. srpna 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(68426)||2001 RE|| align=right|14,7|| align=right|2,867|| align=right|0,218|| align=right|16,10|| align=right|4,854||MBA||2. září 2001||Palomar||NEAT
|-
|(68427)||2001 RK6|| align=right|15,5|| align=right|3,018|| align=right|0,098|| align=right|1,04|| align=right|5,241||MBA||10. září 2001||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(68428)||2001 RA21|| align=right|15,5|| align=right|3,241|| align=right|0,042|| align=right|2,90|| align=right|5,834||MBA||7. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(68429)||2001 RW24|| align=right|15,6|| align=right|3,176|| align=right|0,140|| align=right|1,22|| align=right|5,659||MBA||7. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(68430)||2001 RB37|| align=right|16,7|| align=right|2,290|| align=right|0,142|| align=right|5,37|| align=right|3,464||MBA||8. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(68431)||2001 RH48|| align=right|15,9|| align=right|2,262|| align=right|0,097|| align=right|6,54|| align=right|3,402||MBA||11. září 2001||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(68432)||2001 RX57|| align=right|14,2|| align=right|3,159|| align=right|0,136|| align=right|6,33|| align=right|5,613||MBA||12. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(68433)||2001 RN69|| align=right|15,5|| align=right|2,731|| align=right|0,100|| align=right|3,25|| align=right|4,512||MBA||10. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(68434)||2001 RZ76|| align=right|14,8|| align=right|2,678|| align=right|0,152|| align=right|5,42|| align=right|4,381||MBA||10. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(68435)||2001 RF81|| align=right|16,7|| align=right|2,317|| align=right|0,081|| align=right|4,34|| align=right|3,526||MBA||14. září 2001||Palomar||NEAT
|-
|(68436)||2001 RC85|| align=right|15,8|| align=right|2,752|| align=right|0,115|| align=right|6,80|| align=right|4,564||MBA||11. září 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(68437)||2001 RQ87|| align=right|16,5|| align=right|2,604|| align=right|0,144|| align=right|4,00|| align=right|4,201||MBA||11. září 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(68438)||2001 RJ99|| align=right|16,4|| align=right|2,398|| align=right|0,159|| align=right|1,95|| align=right|3,712||MBA||12. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(68439)||2001 RB104|| align=right|14,3|| align=right|2,853|| align=right|0,028|| align=right|5,41|| align=right|4,819||MBA||12. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(68440)||2001 RN107|| align=right|15,7|| align=right|2,939|| align=right|0,046|| align=right|1,32|| align=right|5,037||MBA||12. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(68441)||2001 RJ114|| align=right|16,5|| align=right|2,716|| align=right|0,116|| align=right|9,08|| align=right|4,475||MBA||12. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(68442)||2001 RO132|| align=right|15,0|| align=right|2,534|| align=right|0,129|| align=right|8,07|| align=right|4,032||MBA||12. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(68443)||2001 RP133|| align=right|16,4|| align=right|2,400|| align=right|0,035|| align=right|7,73|| align=right|3,717||MBA||12. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(68444)||2001 RH142|| align=right|11,2|| align=right|5,259|| align=right|0,029|| align=right|30,00|| align=right|12,06||JUT||11. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(68445)||2001 RF147|| align=right|14,5|| align=right|3,100|| align=right|0,082|| align=right|13,92|| align=right|5,457||MBA||9. září 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(68446)||2001 RN148|| align=right|16,1|| align=right|2,358|| align=right|0,111|| align=right|7,14|| align=right|3,620||MBA||10. září 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(68447)||2001 RP148|| align=right|14,6|| align=right|3,171|| align=right|0,226|| align=right|11,02|| align=right|5,646||MBA||10. září 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(68448) Sidneywolff||2001 SW4|| align=right|15,7|| align=right|2,288|| align=right|0,240|| align=right|9,21|| align=right|3,459||MBA||18. září 2001||Fountain Hills||C. W. Juels; P. R. Holvorcem
|-
|(68449)||2001 SP20|| align=right|15,6|| align=right|2,636|| align=right|0,162|| align=right|4,38|| align=right|4,280||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(68450)||2001 SN26|| align=right|16,3|| align=right|2,514|| align=right|0,069|| align=right|3,41|| align=right|3,986||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(68451)||2001 SZ31|| align=right|14,7|| align=right|3,153|| align=right|0,139|| align=right|2,14|| align=right|5,597||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(68452)||2001 SA36|| align=right|15,0|| align=right|2,917|| align=right|0,065|| align=right|2,97|| align=right|4,981||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(68453)||2001 SK36|| align=right|15,3|| align=right|3,027|| align=right|0,096|| align=right|2,09|| align=right|5,266||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(68454)||2001 SS46|| align=right|16,0|| align=right|2,576|| align=right|0,061|| align=right|3,30|| align=right|4,134||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(68455)||2001 SH47|| align=right|16,9|| align=right|2,314|| align=right|0,079|| align=right|4,82|| align=right|3,520||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(68456)||2001 SJ57|| align=right|14,8|| align=right|3,045|| align=right|0,075|| align=right|10,13|| align=right|5,313||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(68457)||2001 SC63|| align=right|15,5|| align=right|3,095|| align=right|0,148|| align=right|2,74|| align=right|5,443||MBA||17. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(68458)||2001 SQ69|| align=right|16,7|| align=right|2,356|| align=right|0,131|| align=right|7,02|| align=right|3,617||MBA||17. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(68459)||2001 SY80|| align=right|15,9|| align=right|2,740|| align=right|0,144|| align=right|4,13|| align=right|4,534||MBA||20. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(68460)||2001 SS104|| align=right|16,4|| align=right|2,398|| align=right|0,055|| align=right|5,84|| align=right|3,713||MBA||20. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(68461)||2001 SO107|| align=right|13,5|| align=right|3,009|| align=right|0,099|| align=right|10,44|| align=right|5,219||MBA||20. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(68462)||2001 SW108|| align=right|15,5|| align=right|2,583|| align=right|0,209|| align=right|14,79|| align=right|4,152||MBA||20. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(68463)||2001 SQ120|| align=right|16,3|| align=right|2,622|| align=right|0,134|| align=right|14,72|| align=right|4,246||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(68464)||2001 SW128|| align=right|15,8|| align=right|2,539|| align=right|0,021|| align=right|3,06|| align=right|4,045||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(68465)||2001 SZ131|| align=right|16,3|| align=right|2,446|| align=right|0,130|| align=right|1,41|| align=right|3,826||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(68466)||2001 SC150|| align=right|15,5|| align=right|2,421|| align=right|0,166|| align=right|2,96|| align=right|3,766||MBA||17. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(68467)||2001 SW160|| align=right|15,1|| align=right|2,648|| align=right|0,093|| align=right|21,27|| align=right|4,307||MBA||17. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(68468)||2001 SZ224|| align=right|16,9|| align=right|2,373|| align=right|0,170|| align=right|2,78|| align=right|3,655||MBA||19. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(68469)||2001 SC253|| align=right|15,0|| align=right|3,084|| align=right|0,051|| align=right|10,17|| align=right|5,416||MBA||19. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(68470)||2001 SP266|| align=right|15,8|| align=right|2,752|| align=right|0,046|| align=right|0,68|| align=right|4,565||MBA||25. září 2001||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(68471)||2001 ST276|| align=right|14,7|| align=right|2,726|| align=right|0,138|| align=right|7,31|| align=right|4,500||MBA||21. září 2001||Palomar||NEAT
|-
|(68472)||2001 SL282|| align=right|14,4|| align=right|2,746|| align=right|0,263|| align=right|8,45|| align=right|4,549||MBA||28. září 2001||Farpoint||G. Hug
|-
|(68473)||2001 SC289|| align=right|14,7|| align=right|3,091|| align=right|0,184|| align=right|6,74|| align=right|5,435||MBA||23. září 2001||Goodricke-Pigott||R. A. Tucker
|-
|(68474)||2001 SL328|| align=right|16,6|| align=right|2,379|| align=right|0,164|| align=right|6,83|| align=right|3,669||MBA||19. září 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(68475)||2001 SD349|| align=right|15,0|| align=right|2,745|| align=right|0,019|| align=right|7,02|| align=right|4,548||MBA||21. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(68476)||2001 TJ9|| align=right|14,9|| align=right|2,638|| align=right|0,242|| align=right|13,49|| align=right|4,285||MBA||11. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(68477)||2001 TD10|| align=right|16,1|| align=right|2,673|| align=right|0,084|| align=right|2,09|| align=right|4,369||MBA||13. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(68478)||2001 TR26|| align=right|15,5|| align=right|2,541|| align=right|0,088|| align=right|3,87|| align=right|4,051||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(68479)||2001 TX40|| align=right|14,7|| align=right|2,576|| align=right|0,024|| align=right|12,51|| align=right|4,134||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(68480)||2001 TQ49|| align=right|15,2|| align=right|2,656|| align=right|0,074|| align=right|15,44|| align=right|4,328||MBA||15. října 2001||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(68481)||2001 TQ95|| align=right|15,6|| align=right|2,545|| align=right|0,146|| align=right|3,71|| align=right|4,060||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(68482)||2001 TA110|| align=right|15,6|| align=right|2,329|| align=right|0,145|| align=right|2,87|| align=right|3,554||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(68483)||2001 TG129|| align=right|15,8|| align=right|2,406|| align=right|0,159|| align=right|1,63|| align=right|3,731||MBA||14. října 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(68484)||2001 TB141|| align=right|16,4|| align=right|2,307|| align=right|0,109|| align=right|9,22|| align=right|3,503||MBA||10. října 2001||Palomar||NEAT
|-
|(68485)||2001 TD144|| align=right|16,5|| align=right|2,239|| align=right|0,166|| align=right|4,42|| align=right|3,350||MBA||10. října 2001||Palomar||NEAT
|-
|(68486)||2001 TM169|| align=right|15,8|| align=right|2,332|| align=right|0,139|| align=right|7,95|| align=right|3,561||MBA||15. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(68487)||2001 TM175|| align=right|15,5|| align=right|2,654|| align=right|0,115|| align=right|12,23|| align=right|4,322||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(68488)||2001 TK209|| align=right|15,3|| align=right|3,031|| align=right|0,073|| align=right|8,43|| align=right|5,276||MBA||12. října 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(68489)||2001 TS212|| align=right|16,5|| align=right|2,664|| align=right|0,063|| align=right|3,93|| align=right|4,348||MBA||13. října 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(68490)||2001 TH239|| align=right|16,4|| align=right|2,408|| align=right|0,165|| align=right|11,62|| align=right|3,736||MBA||15. října 2001||Palomar||NEAT
|-
|(68491)||2001 UF4|| align=right|17,1|| align=right|2,343|| align=right|0,027|| align=right|3,98|| align=right|3,586||MBA||17. října 2001||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(68492)||2001 UH4|| align=right|15,7|| align=right|2,866|| align=right|0,109|| align=right|1,76|| align=right|4,851||MBA||17. října 2001||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(68493)||2001 US9|| align=right|15,3|| align=right|2,750|| align=right|0,077|| align=right|3,64|| align=right|4,560||MBA||17. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(68494)||2001 UT9|| align=right|15,8|| align=right|2,400|| align=right|0,133|| align=right|3,64|| align=right|3,718||MBA||17. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(68495)||2001 UF21|| align=right|15,0|| align=right|2,758|| align=right|0,099|| align=right|7,82|| align=right|4,579||MBA||17. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(68496)||2001 UD33|| align=right|14,6|| align=right|2,670|| align=right|0,207|| align=right|10,94|| align=right|4,361||MBA||16. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(68497)||2001 UZ33|| align=right|14,6|| align=right|3,384|| align=right|0,141|| align=right|9,40|| align=right|6,223||MBA||16. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(68498)||2001 UV34|| align=right|14,7|| align=right|3,017|| align=right|0,075|| align=right|10,49|| align=right|5,240||MBA||16. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(68499)||2001 UM36|| align=right|15,2|| align=right|2,633|| align=right|0,132|| align=right|15,43|| align=right|4,273||MBA||16. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(68500)||2001 UP45|| align=right|16,0|| align=right|2,907|| align=right|0,034|| align=right|2,98|| align=right|4,956||MBA||17. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(68501)||2001 UE53|| align=right|16,2|| align=right|2,469|| align=right|0,182|| align=right|13,07|| align=right|3,880||MBA||17. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(68502)||2001 US66|| align=right|15,9|| align=right|2,401|| align=right|0,052|| align=right|6,33|| align=right|3,719||MBA||19. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(68503)||2001 UC118|| align=right|15,4|| align=right|2,923|| align=right|0,033|| align=right|8,56|| align=right|4,998||MBA||22. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(68504)||2001 UK119|| align=right|16,2|| align=right|2,349|| align=right|0,065|| align=right|2,25|| align=right|3,600||MBA||22. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(68505)||2001 UM120|| align=right|16,3|| align=right|2,267|| align=right|0,140|| align=right|3,54|| align=right|3,413||MBA||22. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(68506)||2001 UW121|| align=right|16,6|| align=right|2,442|| align=right|0,154|| align=right|3,71|| align=right|3,815||MBA||22. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(68507)||2001 US122|| align=right|14,8|| align=right|3,090|| align=right|0,120|| align=right|7,16|| align=right|5,430||MBA||22. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(68508)||2001 UZ134|| align=right|16,1|| align=right|2,424|| align=right|0,190|| align=right|3,88|| align=right|3,773||MBA||21. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(68509)||2001 UA135|| align=right|16,5|| align=right|2,573|| align=right|0,115|| align=right|2,26|| align=right|4,126||MBA||21. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(68510)||2001 UX154|| align=right|15,3|| align=right|2,244|| align=right|0,101|| align=right|9,06|| align=right|3,362||MBA||23. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(68511)||2001 UH161|| align=right|16,7|| align=right|2,517|| align=right|0,093|| align=right|7,73|| align=right|3,993||MBA||23. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(68512)||2001 UV161|| align=right|15,2|| align=right|2,594|| align=right|0,199|| align=right|2,23|| align=right|4,178||MBA||23. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(68513)||2001 UL167|| align=right|15,2|| align=right|2,322|| align=right|0,195|| align=right|11,77|| align=right|3,538||MBA||19. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(68514)||2001 UV177|| align=right|15,7|| align=right|2,768|| align=right|0,031|| align=right|2,98|| align=right|4,604||MBA||21. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(68515)||2001 UZ183|| align=right|14,5|| align=right|3,147|| align=right|0,108|| align=right|11,16|| align=right|5,581||MBA||16. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(68516)||2001 UD188|| align=right|16,3|| align=right|2,961|| align=right|0,081|| align=right|7,78|| align=right|5,095||MBA||17. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(68517)||2001 UC214|| align=right|13,1|| align=right|3,155|| align=right|0,156|| align=right|20,20|| align=right|5,604||MBA||23. října 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(68518)||2001 VM14|| align=right|16,1|| align=right|2,453|| align=right|0,039|| align=right|5,69|| align=right|3,841||MBA||10. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(68519)||2001 VW15|| align=right|11,5|| align=right|5,306|| align=right|0,014|| align=right|22,71|| align=right|12,23||JUT||6. listopadu 2001||Palomar||NEAT
|-
|(68520)||2001 VT19|| align=right|15,3|| align=right|2,539|| align=right|0,145|| align=right|6,01|| align=right|4,045||MBA||9. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(68521)||2001 VA25|| align=right|15,9|| align=right|2,881|| align=right|0,008|| align=right|1,44|| align=right|4,888||MBA||9. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(68522)||2001 VO28|| align=right|15,9|| align=right|2,557|| align=right|0,141|| align=right|5,11|| align=right|4,087||MBA||9. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(68523)||2001 VR28|| align=right|16,0|| align=right|2,305|| align=right|0,084|| align=right|6,58|| align=right|3,499||MBA||9. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(68524)||2001 VZ31|| align=right|15,9|| align=right|2,361|| align=right|0,156|| align=right|2,83|| align=right|3,627||MBA||9. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(68525)||2001 VE33|| align=right|16,0|| align=right|2,582|| align=right|0,073|| align=right|2,54|| align=right|4,148||MBA||9. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(68526)||2001 VC44|| align=right|15,7|| align=right|2,610|| align=right|0,203|| align=right|8,42|| align=right|4,215||MBA||9. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(68527)||2001 VO59|| align=right|16,0|| align=right|2,243|| align=right|0,092|| align=right|6,84|| align=right|3,359||MBA||10. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(68528)||2001 VC60|| align=right|14,6|| align=right|3,018|| align=right|0,078|| align=right|10,28|| align=right|5,242||MBA||10. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(68529)||2001 VP63|| align=right|15,6|| align=right|2,668|| align=right|0,091|| align=right|2,54|| align=right|4,358||MBA||10. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(68530)||2001 VQ69|| align=right|14,8|| align=right|2,271|| align=right|0,207|| align=right|9,23|| align=right|3,422||MBA||11. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(68531)||2001 VQ91|| align=right|16,2|| align=right|2,709|| align=right|0,154|| align=right|10,88|| align=right|4,459||MBA||15. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(68532)||2001 VU92|| align=right|15,1|| align=right|2,669|| align=right|0,114|| align=right|15,07|| align=right|4,360||MBA||15. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(68533)||2001 VT94|| align=right|15,2|| align=right|2,725|| align=right|0,166|| align=right|14,38|| align=right|4,498||MBA||15. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(68534)||2001 VT95|| align=right|15,2|| align=right|2,732|| align=right|0,154|| align=right|14,10|| align=right|4,515||MBA||15. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(68535)||2001 VP97|| align=right|15,5|| align=right|2,389|| align=right|0,140|| align=right|11,84|| align=right|3,693||MBA||15. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(68536)||2001 VU115|| align=right|16,1|| align=right|2,272|| align=right|0,149|| align=right|5,81|| align=right|3,423||MBA||12. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(68537)||2001 VC123|| align=right|15,9|| align=right|1,951|| align=right|0,088|| align=right|18,19|| align=right|2,725||MBA||11. listopadu 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(68538)||2001 VN125|| align=right|15,3|| align=right|2,772|| align=right|0,103|| align=right|4,16|| align=right|4,615||MBA||11. listopadu 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(68539)||2001 WL2|| align=right|15,9|| align=right|2,216|| align=right|0,083|| align=right|6,13|| align=right|3,297||MBA||17. listopadu 2001||Ondřejov||P. Kušnirák
|-
|(68540)||2001 WR9|| align=right|14,4|| align=right|3,002|| align=right|0,073|| align=right|9,87|| align=right|5,202||MBA||17. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(68541)||2001 WE40|| align=right|16,2|| align=right|2,236|| align=right|0,159|| align=right|6,89|| align=right|3,344||MBA||17. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(68542)||2001 WE99|| align=right|16,1|| align=right|2,577|| align=right|0,141|| align=right|1,58|| align=right|4,137||MBA||17. listopadu 2001||Jonathan B. Postel||Jonathan B. Postel
|-
|(68543)||2001 WQ101|| align=right|16,8|| align=right|2,419|| align=right|0,154|| align=right|1,56|| align=right|3,762||MBA||17. listopadu 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(68544)||2001 XO18|| align=right|14,3|| align=right|3,132|| align=right|0,150|| align=right|15,26|| align=right|5,541||MBA||9. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(68545)||2001 XQ23|| align=right|15,0|| align=right|2,563|| align=right|0,102|| align=right|14,35|| align=right|4,101||MBA||9. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(68546)||2001 XF26|| align=right|15,1|| align=right|2,560|| align=right|0,210|| align=right|23,55|| align=right|4,096||MBA||10. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(68547)||2001 XW29|| align=right|14,9|| align=right|1,933|| align=right|0,104|| align=right|19,07|| align=right|2,687||MBA||11. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(68548)||2001 XR31|| align=right|17,0|| align=right|1,707|| align=right|0,437|| align=right|22,73|| align=right|2,230||APL PHA||13. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(68549)||2001 XD52|| align=right|15,9|| align=right|2,187|| align=right|0,091|| align=right|3,55|| align=right|3,234||MBA||10. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(68550)||2001 XA54|| align=right|16,2|| align=right|2,337|| align=right|0,152|| align=right|2,16|| align=right|3,571||MBA||10. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(68551)||2001 XH57|| align=right|14,0|| align=right|2,694|| align=right|0,183|| align=right|14,61|| align=right|4,421||MBA||10. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(68552)||2001 XQ64|| align=right|15,3|| align=right|2,415|| align=right|0,227|| align=right|11,21|| align=right|3,753||MBA||10. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(68553)||2001 XF68|| align=right|14,9|| align=right|1,931|| align=right|0,110|| align=right|18,21|| align=right|2,683||MBA||10. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(68554)||2001 XY81|| align=right|16,6|| align=right|2,336|| align=right|0,072|| align=right|4,12|| align=right|3,570||MBA||11. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(68555)||2001 XX84|| align=right|14,0|| align=right|3,184|| align=right|0,125|| align=right|15,64|| align=right|5,682||MBA||11. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(68556)||2001 XW93|| align=right|15,9|| align=right|3,214|| align=right|0,117|| align=right|3,66|| align=right|5,760||MBA||10. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(68557)||2001 XF109|| align=right|14,7|| align=right|2,341|| align=right|0,181|| align=right|6,98|| align=right|3,582||MBA||10. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(68558)||2001 XX113|| align=right|15,3|| align=right|2,719|| align=right|0,165|| align=right|14,15|| align=right|4,482||MBA||11. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(68559)||2001 XT119|| align=right|13,4|| align=right|2,687|| align=right|0,228|| align=right|13,40|| align=right|4,403||MBA||13. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(68560)||2001 XB120|| align=right|13,8|| align=right|3,211|| align=right|0,054|| align=right|17,11|| align=right|5,752||MBA||13. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(68561)||2001 XM156|| align=right|16,5|| align=right|2,764|| align=right|0,149|| align=right|1,66|| align=right|4,595||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(68562)||2001 XE195|| align=right|16,1|| align=right|2,426|| align=right|0,184|| align=right|2,34|| align=right|3,777||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(68563)||2001 XO206|| align=right|16,5|| align=right|2,231|| align=right|0,103|| align=right|3,15|| align=right|3,331||MBA||11. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(68564)||2001 XF213|| align=right|15,7|| align=right|2,610|| align=right|0,143|| align=right|14,73|| align=right|4,216||MBA||11. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(68565)||2001 XV239|| align=right|15,4|| align=right|2,783|| align=right|0,149|| align=right|13,79|| align=right|4,642||MBA||15. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(68566)||2001 XT243|| align=right|16,4|| align=right|2,269|| align=right|0,132|| align=right|5,69|| align=right|3,417||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(68567)||2001 XB248|| align=right|15,8|| align=right|2,385|| align=right|0,197|| align=right|4,04|| align=right|3,683||MBA||13. prosince 2001||Palomar||NEAT
|-
|(68568)||2001 XV259|| align=right|15,6|| align=right|2,608|| align=right|0,041|| align=right|5,52|| align=right|4,210||MBA||9. prosince 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(68569)||2001 YE3|| align=right|13,9|| align=right|2,162|| align=right|0,293|| align=right|22,08|| align=right|3,179||MBA||19. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(68570)||2001 YQ4|| align=right|16,7|| align=right|1,930|| align=right|0,064|| align=right|23,30|| align=right|2,681||MBA||23. prosince 2001||Kingsnake||J. V. McClusky
|-
|(68571)||2001 YR10|| align=right|14,7|| align=right|2,342|| align=right|0,244|| align=right|10,62|| align=right|3,584||MBA||17. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(68572)||2001 YQ19|| align=right|16,1|| align=right|2,317|| align=right|0,174|| align=right|5,74|| align=right|3,526||MBA||17. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(68573)||2001 YX24|| align=right|16,3|| align=right|2,543|| align=right|0,120|| align=right|1,32|| align=right|4,054||MBA||18. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(68574)||2001 YG27|| align=right|15,9|| align=right|2,567|| align=right|0,105|| align=right|3,78|| align=right|4,112||MBA||18. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(68575)||2001 YO43|| align=right|15,7|| align=right|2,363|| align=right|0,146|| align=right|5,33|| align=right|3,632||MBA||18. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(68576)||2001 YC53|| align=right|14,8|| align=right|2,287|| align=right|0,142|| align=right|7,43|| align=right|3,458||MBA||18. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(68577)||2001 YM59|| align=right|15,7|| align=right|2,531|| align=right|0,150|| align=right|5,92|| align=right|4,027||MBA||18. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(68578)||2001 YP75|| align=right|15,6|| align=right|2,452|| align=right|0,157|| align=right|13,32|| align=right|3,839||MBA||18. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(68579)||2001 YB83|| align=right|14,4|| align=right|3,176|| align=right|0,220|| align=right|19,30|| align=right|5,660||MBA||18. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(68580)||2001 YG91|| align=right|15,4|| align=right|2,525|| align=right|0,049|| align=right|11,47|| align=right|4,012||MBA||17. prosince 2001||Palomar||NEAT
|-
|(68581)||2001 YG118|| align=right|15,8|| align=right|2,667|| align=right|0,035|| align=right|2,63|| align=right|4,355||MBA||18. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(68582)||2001 YS118|| align=right|14,9|| align=right|2,751|| align=right|0,108|| align=right|9,94|| align=right|4,563||MBA||18. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(68583)||2001 YD150|| align=right|15,6|| align=right|2,643|| align=right|0,128|| align=right|11,47|| align=right|4,296||MBA||19. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(68584)||2002 AT3|| align=right|15,4|| align=right|2,618|| align=right|0,069|| align=right|15,52|| align=right|4,236||MBA||8. ledna 2002||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(68585)||2002 AY6|| align=right|14,9|| align=right|2,436|| align=right|0,220|| align=right|13,50|| align=right|3,801||MBA||9. ledna 2002||Cima Ekar||Asiago-DLR Asteroid Survey
|-
|(68586)||2002 AC8|| align=right|17,2|| align=right|2,144|| align=right|0,075|| align=right|4,89|| align=right|3,138||MBA||5. ledna 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(68587)||2002 AD10|| align=right|15,1|| align=right|2,596|| align=right|0,125|| align=right|5,09|| align=right|4,182||MBA||11. ledna 2002||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(68588)||2002 AF10|| align=right|15,8|| align=right|2,411|| align=right|0,144|| align=right|3,72|| align=right|3,742||MBA||11. ledna 2002||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(68589)||2002 AG10|| align=right|16,0|| align=right|2,366|| align=right|0,100|| align=right|3,40|| align=right|3,638||MBA||11. ledna 2002||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(68590)||2002 AZ17|| align=right|16,0|| align=right|1,916|| align=right|0,117|| align=right|23,96|| align=right|2,651||MBA||12. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(68591)||2002 AO24|| align=right|15,2|| align=right|2,617|| align=right|0,134|| align=right|12,35|| align=right|4,234||MBA||8. ledna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(68592)||2002 AS27|| align=right|15,5|| align=right|2,716|| align=right|0,043|| align=right|14,89|| align=right|4,476||MBA||7. ledna 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(68593)||2002 AT28|| align=right|16,4|| align=right|1,953|| align=right|0,118|| align=right|24,05|| align=right|2,729||MBA||7. ledna 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(68594)||2002 AJ37|| align=right|14,1|| align=right|2,677|| align=right|0,174|| align=right|14,70|| align=right|4,378||MBA||9. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(68595)||2002 AN37|| align=right|15,0|| align=right|2,460|| align=right|0,140|| align=right|6,06|| align=right|3,857||MBA||9. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(68596)||2002 AW38|| align=right|15,4|| align=right|2,813|| align=right|0,082|| align=right|4,75|| align=right|4,717||MBA||9. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(68597)||2002 AX42|| align=right|16,1|| align=right|2,570|| align=right|0,138|| align=right|5,87|| align=right|4,119||MBA||9. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(68598)||2002 AY50|| align=right|16,2|| align=right|2,382|| align=right|0,154|| align=right|2,94|| align=right|3,676||MBA||9. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(68599)||2002 AU62|| align=right|15,2|| align=right|2,369|| align=right|0,159|| align=right|2,30|| align=right|3,645||MBA||11. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(68600)||2002 AS64|| align=right|15,7|| align=right|2,321|| align=right|0,173|| align=right|6,31|| align=right|3,535||MBA||11. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(68601)||2002 AD66|| align=right|15,8|| align=right|2,698|| align=right|0,220|| align=right|4,40|| align=right|4,431||MBA||12. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(68602)||2002 AB82|| align=right|15,4|| align=right|2,626|| align=right|0,140|| align=right|14,49|| align=right|4,255||MBA||9. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(68603)||2002 AR86|| align=right|14,5|| align=right|2,630|| align=right|0,209|| align=right|8,11|| align=right|4,264||MBA||9. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(68604)||2002 AJ100|| align=right|16,9|| align=right|2,289|| align=right|0,132|| align=right|6,29|| align=right|3,462||MBA||8. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(68605)||2002 AQ112|| align=right|14,8|| align=right|3,121|| align=right|0,214|| align=right|16,13|| align=right|5,513||MBA||9. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(68606)||2002 AT112|| align=right|15,0|| align=right|2,652|| align=right|0,230|| align=right|12,94|| align=right|4,318||MBA||9. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(68607)||2002 AP116|| align=right|16,0|| align=right|2,344|| align=right|0,152|| align=right|2,05|| align=right|3,588||MBA||9. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(68608)||2002 AM117|| align=right|13,9|| align=right|2,347|| align=right|0,243|| align=right|23,05|| align=right|3,595||MBA||9. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(68609)||2002 AT118|| align=right|16,2|| align=right|2,276|| align=right|0,075|| align=right|8,19|| align=right|3,433||MBA||9. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(68610)||2002 AD122|| align=right|15,4|| align=right|2,663|| align=right|0,241|| align=right|14,71|| align=right|4,345||MBA||9. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(68611)||2002 AG122|| align=right|15,5|| align=right|2,579|| align=right|0,129|| align=right|5,60|| align=right|4,141||MBA||9. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(68612)||2002 AM125|| align=right|14,9|| align=right|2,444|| align=right|0,157|| align=right|3,18|| align=right|3,819||MBA||11. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(68613)||2002 AH131|| align=right|15,6|| align=right|1,932|| align=right|0,055|| align=right|24,19|| align=right|2,685||MBA||12. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(68614)||2002 AL136|| align=right|16,4|| align=right|2,639|| align=right|0,072|| align=right|2,90|| align=right|4,287||MBA||9. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(68615)||2002 AC148|| align=right|14,2|| align=right|3,113|| align=right|0,087|| align=right|14,08|| align=right|5,490||MBA||13. ledna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(68616)||2002 AO152|| align=right|16,3|| align=right|2,416|| align=right|0,143|| align=right|3,12|| align=right|3,754||MBA||14. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(68617)||2002 AL159|| align=right|16,3|| align=right|2,431|| align=right|0,147|| align=right|0,63|| align=right|3,789||MBA||13. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(68618)||2002 AK164|| align=right|17,4|| align=right|2,196|| align=right|0,154|| align=right|1,90|| align=right|3,253||MBA||13. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(68619)||2002 AS166|| align=right|16,6|| align=right|2,153|| align=right|0,077|| align=right|3,39|| align=right|3,158||MBA||13. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(68620)||2002 AL178|| align=right|15,9|| align=right|2,581|| align=right|0,193|| align=right|5,45|| align=right|4,146||MBA||14. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(68621)||2002 AK189|| align=right|15,5|| align=right|2,567|| align=right|0,184|| align=right|11,04|| align=right|4,113||MBA||10. ledna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(68622)||2002 BQ|| align=right|16,0|| align=right|2,349|| align=right|0,070|| align=right|5,91|| align=right|3,600||MBA||21. ledna 2002||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(68623)||2002 BL8|| align=right|13,6|| align=right|2,594|| align=right|0,115|| align=right|14,49|| align=right|4,177||MBA||18. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(68624)||2002 BS8|| align=right|15,8|| align=right|2,338|| align=right|0,146|| align=right|4,71|| align=right|3,575||MBA||18. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(68625)||2002 BW11|| align=right|17,1|| align=right|2,357|| align=right|0,176|| align=right|1,21|| align=right|3,618||MBA||19. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(68626)||2002 BK16|| align=right|15,9|| align=right|2,595|| align=right|0,175|| align=right|7,78|| align=right|4,180||MBA||19. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(68627)||2002 BF17|| align=right|15,9|| align=right|2,351|| align=right|0,116|| align=right|7,06|| align=right|3,604||MBA||19. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(68628)||2002 BU17|| align=right|16,5|| align=right|2,357|| align=right|0,154|| align=right|1,55|| align=right|3,619||MBA||21. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(68629)||2002 BZ17|| align=right|15,7|| align=right|2,532|| align=right|0,198|| align=right|6,59|| align=right|4,029||MBA||21. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(68630)||2002 BU25|| align=right|14,3|| align=right|2,557|| align=right|0,159|| align=right|13,18|| align=right|4,087||MBA||25. ledna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(68631)||2002 BW28|| align=right|15,1|| align=right|3,175|| align=right|0,082|| align=right|17,35|| align=right|5,656||MBA||19. ledna 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(68632)||2002 CN7|| align=right|16,0|| align=right|1,888|| align=right|0,092|| align=right|22,65|| align=right|2,593||MBA||6. února 2002||Fountain Hills||C. W. Juels; P. R. Holvorcem
|-
|(68633)||2002 CY13|| align=right|16,3|| align=right|2,366|| align=right|0,124|| align=right|2,66|| align=right|3,638||MBA||8. února 2002||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(68634)||2002 CY14|| align=right|16,5|| align=right|2,444|| align=right|0,168|| align=right|1,53|| align=right|3,820||MBA||9. února 2002||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(68635)||2002 CT15|| align=right|16,3|| align=right|2,580|| align=right|0,204|| align=right|5,52|| align=right|4,144||MBA||8. února 2002||Fountain Hills||C. W. Juels; P. R. Holvorcem
|-
|(68636)||2002 CR17|| align=right|14,8|| align=right|2,776|| align=right|0,131|| align=right|8,86|| align=right|4,624||MBA||6. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(68637)||2002 CU26|| align=right|15,5|| align=right|2,386|| align=right|0,066|| align=right|12,42|| align=right|3,686||MBA||6. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(68638)||2002 CO30|| align=right|15,8|| align=right|2,698|| align=right|0,048|| align=right|11,59|| align=right|4,430||MBA||6. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(68639)||2002 CV31|| align=right|15,3|| align=right|2,242|| align=right|0,178|| align=right|6,40|| align=right|3,357||MBA||6. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(68640)||2002 CX38|| align=right|15,5|| align=right|2,632|| align=right|0,176|| align=right|28,10|| align=right|4,270||MBA||7. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(68641)||2002 CR43|| align=right|15,1|| align=right|2,329|| align=right|0,210|| align=right|9,63|| align=right|3,553||MBA||8. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(68642)||2002 CH45|| align=right|16,1|| align=right|2,327|| align=right|0,240|| align=right|7,29|| align=right|3,549||MBA||8. února 2002||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(68643)||2002 CZ49|| align=right|15,3|| align=right|2,371|| align=right|0,225|| align=right|5,66|| align=right|3,649||MBA||3. února 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(68644)||2002 CX50|| align=right|16,4|| align=right|2,437|| align=right|0,171|| align=right|0,49|| align=right|3,803||MBA||12. února 2002||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(68645)||2002 CQ52|| align=right|14,8|| align=right|2,378|| align=right|0,165|| align=right|27,05|| align=right|3,666||MBA||11. února 2002||Fountain Hills||C. W. Juels; P. R. Holvorcem
|-
|(68646)||2002 CN53|| align=right|15,6|| align=right|2,403|| align=right|0,136|| align=right|2,68|| align=right|3,725||MBA||7. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(68647)||2002 CG54|| align=right|16,4|| align=right|2,461|| align=right|0,108|| align=right|1,49|| align=right|3,860||MBA||7. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(68648)||2002 CT55|| align=right|15,1|| align=right|2,398|| align=right|0,071|| align=right|2,38|| align=right|3,712||MBA||7. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(68649)||2002 CT57|| align=right|16,5|| align=right|2,396|| align=right|0,148|| align=right|2,37|| align=right|3,709||MBA||7. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(68650)||2002 CP59|| align=right|16,1|| align=right|2,555|| align=right|0,240|| align=right|10,99|| align=right|4,083||MBA||13. února 2002||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(68651)||2002 CS60|| align=right|16,1|| align=right|2,776|| align=right|0,090|| align=right|7,99|| align=right|4,624||MBA||6. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(68652)||2002 CU74|| align=right|16,4|| align=right|2,399|| align=right|0,210|| align=right|5,42|| align=right|3,715||MBA||7. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(68653)||2002 CL78|| align=right|16,5|| align=right|2,352|| align=right|0,188|| align=right|2,30|| align=right|3,608||MBA||7. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(68654)||2002 CR78|| align=right|16,7|| align=right|2,420|| align=right|0,155|| align=right|9,15|| align=right|3,764||MBA||7. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(68655)||2002 CS78|| align=right|16,8|| align=right|2,309|| align=right|0,214|| align=right|5,85|| align=right|3,508||MBA||7. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(68656)||2002 CU78|| align=right|16,1|| align=right|2,453|| align=right|0,138|| align=right|2,76|| align=right|3,841||MBA||7. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(68657)||2002 CW87|| align=right|16,3|| align=right|2,326|| align=right|0,213|| align=right|1,83|| align=right|3,548||MBA||7. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(68658)||2002 CN89|| align=right|16,9|| align=right|2,402|| align=right|0,181|| align=right|3,29|| align=right|3,722||MBA||7. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(68659)||2002 CH91|| align=right|17,3|| align=right|2,385|| align=right|0,172|| align=right|2,73|| align=right|3,682||MBA||7. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(68660)||2002 CZ91|| align=right|16,5|| align=right|2,272|| align=right|0,123|| align=right|6,81|| align=right|3,424||MBA||7. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(68661)||2002 CR93|| align=right|16,8|| align=right|2,333|| align=right|0,082|| align=right|2,59|| align=right|3,563||MBA||7. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(68662)||2002 CP94|| align=right|15,3|| align=right|2,709|| align=right|0,094|| align=right|3,15|| align=right|4,458||MBA||7. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(68663)||2002 CM99|| align=right|15,7|| align=right|2,390|| align=right|0,137|| align=right|2,40|| align=right|3,694||MBA||7. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(68664)||2002 CN100|| align=right|16,5|| align=right|2,567|| align=right|0,126|| align=right|2,56|| align=right|4,113||MBA||7. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(68665)||2002 CM101|| align=right|15,7|| align=right|2,427|| align=right|0,128|| align=right|3,44|| align=right|3,780||MBA||7. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(68666)||2002 CN104|| align=right|14,6|| align=right|2,330|| align=right|0,081|| align=right|13,35|| align=right|3,557||MBA||7. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(68667)||2002 CJ107|| align=right|16,3|| align=right|2,432|| align=right|0,192|| align=right|3,20|| align=right|3,792||MBA||7. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(68668)||2002 CA109|| align=right|16,6|| align=right|2,306|| align=right|0,123|| align=right|4,32|| align=right|3,501||MBA||7. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(68669)||2002 CJ109|| align=right|16,1|| align=right|2,361|| align=right|0,092|| align=right|3,37|| align=right|3,628||MBA||7. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(68670)||2002 CV110|| align=right|15,7|| align=right|2,749|| align=right|0,124|| align=right|11,93|| align=right|4,558||MBA||7. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(68671)||2002 CC112|| align=right|14,4|| align=right|2,757|| align=right|0,173|| align=right|9,29|| align=right|4,576||MBA||7. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(68672)||2002 CS114|| align=right|14,9|| align=right|3,256|| align=right|0,067|| align=right|18,60|| align=right|5,874||MBA||8. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(68673)||2002 CD115|| align=right|16,8|| align=right|2,376|| align=right|0,174|| align=right|2,03|| align=right|3,662||MBA||9. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(68674)||2002 CV117|| align=right|16,5|| align=right|2,300|| align=right|0,148|| align=right|0,66|| align=right|3,488||MBA||12. února 2002||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(68675)||2002 CV123|| align=right|17,0|| align=right|2,272|| align=right|0,120|| align=right|2,79|| align=right|3,425||MBA||7. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(68676)||2002 CZ125|| align=right|16,2|| align=right|2,434|| align=right|0,135|| align=right|1,92|| align=right|3,798||MBA||7. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(68677)||2002 CW133|| align=right|15,6|| align=right|2,444|| align=right|0,204|| align=right|10,03|| align=right|3,820||MBA||7. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(68678)||2002 CL134|| align=right|16,4|| align=right|2,421|| align=right|0,028|| align=right|3,92|| align=right|3,767||MBA||7. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(68679)||2002 CP134|| align=right|14,5|| align=right|2,791|| align=right|0,308|| align=right|7,77|| align=right|4,662||MBA||7. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(68680)||2002 CV134|| align=right|14,5|| align=right|3,113|| align=right|0,148|| align=right|23,41|| align=right|5,492||MBA||7. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(68681)||2002 CE138|| align=right|17,0|| align=right|2,321|| align=right|0,087|| align=right|6,96|| align=right|3,535||MBA||8. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(68682)||2002 CR140|| align=right|15,7|| align=right|2,684|| align=right|0,087|| align=right|15,24|| align=right|4,396||MBA||8. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(68683)||2002 CX141|| align=right|15,7|| align=right|2,547|| align=right|0,226|| align=right|6,56|| align=right|4,064||MBA||8. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(68684)||2002 CC142|| align=right|16,0|| align=right|2,328|| align=right|0,158|| align=right|23,17|| align=right|3,551||MBA||8. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(68685)||2002 CK142|| align=right|15,8|| align=right|2,359|| align=right|0,178|| align=right|4,88|| align=right|3,623||MBA||8. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(68686)||2002 CL145|| align=right|16,2|| align=right|2,539|| align=right|0,146|| align=right|4,65|| align=right|4,045||MBA||9. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(68687)||2002 CV145|| align=right|16,9|| align=right|2,641|| align=right|0,137|| align=right|4,60|| align=right|4,292||MBA||9. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(68688)||2002 CX145|| align=right|16,8|| align=right|2,400|| align=right|0,170|| align=right|2,51|| align=right|3,718||MBA||9. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(68689)||2002 CZ150|| align=right|16,4|| align=right|2,298|| align=right|0,070|| align=right|7,76|| align=right|3,482||MBA||10. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(68690)||2002 CD164|| align=right|15,5|| align=right|2,848|| align=right|0,103|| align=right|16,16|| align=right|4,806||MBA||8. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(68691)||2002 CO165|| align=right|15,9|| align=right|2,620|| align=right|0,180|| align=right|5,16|| align=right|4,240||MBA||8. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(68692)||2002 CV167|| align=right|14,8|| align=right|2,669|| align=right|0,123|| align=right|13,01|| align=right|4,360||MBA||8. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(68693)||2002 CX168|| align=right|15,3|| align=right|2,522|| align=right|0,172|| align=right|5,30|| align=right|4,005||MBA||8. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(68694)||2002 CG169|| align=right|15,1|| align=right|2,595|| align=right|0,115|| align=right|5,68|| align=right|4,179||MBA||8. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(68695)||2002 CB171|| align=right|15,4|| align=right|2,550|| align=right|0,147|| align=right|5,55|| align=right|4,072||MBA||8. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(68696)||2002 CX173|| align=right|13,6|| align=right|3,222|| align=right|0,163|| align=right|20,44|| align=right|5,782||MBA||8. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(68697)||2002 CR176|| align=right|16,5|| align=right|2,342|| align=right|0,188|| align=right|1,37|| align=right|3,585||MBA||10. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(68698)||2002 CG183|| align=right|15,5|| align=right|3,052|| align=right|0,157|| align=right|0,51|| align=right|5,332||MBA||10. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(68699)||2002 CY192|| align=right|16,0|| align=right|2,459|| align=right|0,145|| align=right|8,42|| align=right|3,856||MBA||10. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(68700)||2002 CN198|| align=right|16,5|| align=right|2,635|| align=right|0,129|| align=right|2,47|| align=right|4,275||MBA||10. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(68701)||2002 CJ200|| align=right|17,1|| align=right|2,383|| align=right|0,182|| align=right|3,42|| align=right|3,678||MBA||10. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(68702)||2002 CU215|| align=right|16,8|| align=right|2,364|| align=right|0,172|| align=right|3,57|| align=right|3,635||MBA||10. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(68703)||2002 CO219|| align=right|16,2|| align=right|2,406|| align=right|0,085|| align=right|6,60|| align=right|3,732||MBA||10. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(68704)||2002 CY219|| align=right|15,5|| align=right|2,413|| align=right|0,122|| align=right|3,59|| align=right|3,747||MBA||10. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(68705)||2002 CM221|| align=right|15,3|| align=right|2,384|| align=right|0,125|| align=right|6,92|| align=right|3,680||MBA||10. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(68706)||2002 CX234|| align=right|15,0|| align=right|3,327|| align=right|0,264|| align=right|17,35|| align=right|6,067||MBA||8. února 2002||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(68707)||2002 CX235|| align=right|14,2|| align=right|2,316|| align=right|0,162|| align=right|22,98|| align=right|3,523||MBA||13. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(68708)||2002 CC242|| align=right|16,2|| align=right|2,361|| align=right|0,178|| align=right|2,38|| align=right|3,628||MBA||11. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(68709)||2002 CE244|| align=right|15,5|| align=right|2,446|| align=right|0,166|| align=right|3,78|| align=right|3,824||MBA||11. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(68710)||2002 CN244|| align=right|16,7|| align=right|2,349|| align=right|0,105|| align=right|2,05|| align=right|3,598||MBA||11. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(68711)||2002 CV244|| align=right|15,5|| align=right|2,630|| align=right|0,079|| align=right|22,15|| align=right|4,265||MBA||11. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(68712)||2002 CO249|| align=right|16,8|| align=right|2,344|| align=right|0,155|| align=right|4,38|| align=right|3,589||MBA||15. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(68713)||2002 CX253|| align=right|15,3|| align=right|2,629|| align=right|0,147|| align=right|12,99|| align=right|4,262||MBA||4. února 2002||Palomar||NEAT
|-
|(68714)||2002 CS259|| align=right|15,4|| align=right|2,330|| align=right|0,195|| align=right|12,09|| align=right|3,555||MBA||6. února 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(68715)||2002 CM272|| align=right|15,9|| align=right|2,358|| align=right|0,092|| align=right|8,67|| align=right|3,620||MBA||8. února 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(68716)||2002 CX280|| align=right|16,8|| align=right|2,323|| align=right|0,197|| align=right|2,42|| align=right|3,539||MBA||8. února 2002||Kitt Peak||M. W. Buie
|-
|(68717)||2002 CO286|| align=right|16,6|| align=right|2,450|| align=right|0,176|| align=right|5,12|| align=right|3,835||MBA||10. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(68718) Safi||2002 DQ|| align=right|16,0|| align=right|2,539|| align=right|0,182|| align=right|3,96|| align=right|4,044||MBA||17. února 2002||Vicques||M. Ory
|-
|(68719) Jangyeongsil||2002 DW|| align=right|16,2|| align=right|2,469|| align=right|0,101|| align=right|4,89|| align=right|3,878||MBA||16. února 2002||Bohyunsan||Y.-B. Jeon
|-
|(68720)||2002 DB3|| align=right|15,2|| align=right|2,785|| align=right|0,212|| align=right|8,62|| align=right|4,646||MBA||21. února 2002||Nashville||R. Clingan
|-
|(68721)||2002 DC6|| align=right|14,6|| align=right|2,661|| align=right|0,116|| align=right|11,95|| align=right|4,341||MBA||16. února 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(68722)||2002 DF6|| align=right|15,6|| align=right|2,987|| align=right|0,090|| align=right|2,69|| align=right|5,161||MBA||19. února 2002||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(68723)||2002 DH10|| align=right|15,6|| align=right|2,761|| align=right|0,100|| align=right|10,27|| align=right|4,586||MBA||20. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(68724)||2002 DH12|| align=right|16,1|| align=right|1,909|| align=right|0,056|| align=right|22,46|| align=right|2,638||MBA||21. února 2002||Palomar||NEAT
|-
|(68725)||2002 ED3|| align=right|12,3|| align=right|5,187|| align=right|0,108|| align=right|13,08|| align=right|11,82||JUT||10. března 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(68726)||2002 EZ5|| align=right|14,0|| align=right|3,058|| align=right|0,173|| align=right|5,51|| align=right|5,347||MBA||12. března 2002||Crni Vrh||Crni Vrh
|-
|(68727)||2002 EH6|| align=right|16,6|| align=right|2,406|| align=right|0,173|| align=right|2,79|| align=right|3,732||MBA||12. března 2002||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(68728)||2002 EP6|| align=right|16,8|| align=right|2,369|| align=right|0,143|| align=right|0,22|| align=right|3,646||MBA||6. března 2002||Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(68729)||2002 EG12|| align=right|16,0|| align=right|2,258|| align=right|0,225|| align=right|4,81|| align=right|3,392||MBA||14. března 2002||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(68730) Straizys||2002 EA13|| align=right|16,6|| align=right|2,729|| align=right|0,200|| align=right|1,24|| align=right|4,507||MBA||15. března 2002||Moletai Astronomic||K. Cernis; J. Zdanavicius
|-
|(68731)||2002 ES16|| align=right|14,5|| align=right|2,345|| align=right|0,159|| align=right|24,64|| align=right|3,590||MBA||6. března 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(68732)||2002 EF21|| align=right|15,9|| align=right|2,346|| align=right|0,079|| align=right|6,54|| align=right|3,592||MBA||10. března 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(68733)||2002 EF25|| align=right|14,7|| align=right|3,201|| align=right|0,150|| align=right|15,88|| align=right|5,725||MBA||10. března 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(68734)||2002 EH26|| align=right|16,4|| align=right|2,334|| align=right|0,124|| align=right|6,00|| align=right|3,566||MBA||10. března 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(68735)||2002 ET26|| align=right|14,1|| align=right|2,848|| align=right|0,206|| align=right|4,98|| align=right|4,806||MBA||10. března 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(68736)||2002 EQ28|| align=right|15,7|| align=right|2,660|| align=right|0,184|| align=right|5,07|| align=right|4,337||MBA||9. března 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(68737)||2002 EU28|| align=right|16,5|| align=right|2,294|| align=right|0,191|| align=right|6,32|| align=right|3,474||MBA||9. března 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(68738)||2002 EJ35|| align=right|15,9|| align=right|3,251|| align=right|0,305|| align=right|0,84|| align=right|5,861||MBA||11. března 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(68739)||2002 EK38|| align=right|16,2|| align=right|2,708|| align=right|0,211|| align=right|4,56|| align=right|4,455||MBA||12. března 2002||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(68740)||2002 EY38|| align=right|17,1|| align=right|2,342|| align=right|0,177|| align=right|3,34|| align=right|3,583||MBA||12. března 2002||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(68741)||2002 EM40|| align=right|14,2|| align=right|3,224|| align=right|0,144|| align=right|10,49|| align=right|5,789||MBA||9. března 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(68742)||2002 EO41|| align=right|15,4|| align=right|2,779|| align=right|0,196|| align=right|8,87|| align=right|4,631||MBA||12. března 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(68743)||2002 EY42|| align=right|16,3|| align=right|2,574|| align=right|0,124|| align=right|2,54|| align=right|4,129||MBA||12. března 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(68744)||2002 EV43|| align=right|15,9|| align=right|2,262|| align=right|0,199|| align=right|2,65|| align=right|3,402||MBA||12. března 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(68745)||2002 EP45|| align=right|15,9|| align=right|2,195|| align=right|0,053|| align=right|5,65|| align=right|3,251||MBA||11. března 2002||Palomar||NEAT
|-
|(68746)||2002 EM46|| align=right|16,6|| align=right|2,541|| align=right|0,142|| align=right|2,79|| align=right|4,050||MBA||11. března 2002||Palomar||NEAT
|-
|(68747)||2002 EL49|| align=right|16,5|| align=right|2,409|| align=right|0,184|| align=right|0,52|| align=right|3,739||MBA||12. března 2002||Palomar||NEAT
|-
|(68748)||2002 EE57|| align=right|15,6|| align=right|2,598|| align=right|0,154|| align=right|13,51|| align=right|4,188||MBA||13. března 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(68749)||2002 EJ63|| align=right|16,1|| align=right|2,372|| align=right|0,220|| align=right|2,00|| align=right|3,653||MBA||13. března 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(68750)||2002 EM68|| align=right|16,4|| align=right|2,290|| align=right|0,150|| align=right|8,62|| align=right|3,465||MBA||13. března 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(68751)||2002 ES69|| align=right|14,5|| align=right|3,040|| align=right|0,219|| align=right|14,13|| align=right|5,300||MBA||13. března 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(68752)||2002 EF70|| align=right|16,1|| align=right|2,434|| align=right|0,077|| align=right|6,09|| align=right|3,797||MBA||13. března 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(68753)||2002 EY74|| align=right|15,8|| align=right|2,549|| align=right|0,049|| align=right|1,62|| align=right|4,068||MBA||13. března 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(68754)||2002 EM75|| align=right|15,4|| align=right|2,525|| align=right|0,205|| align=right|8,93|| align=right|4,011||MBA||14. března 2002||Palomar||NEAT
|-
|(68755)||2002 EN79|| align=right|15,7|| align=right|2,407|| align=right|0,085|| align=right|5,47|| align=right|3,735||MBA||10. března 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(68756)||2002 EW83|| align=right|15,9|| align=right|2,368|| align=right|0,183|| align=right|3,40|| align=right|3,644||MBA||9. března 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(68757)||2002 EH86|| align=right|15,2|| align=right|2,801|| align=right|0,178|| align=right|2,39|| align=right|4,687||MBA||9. března 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(68758)||2002 EB87|| align=right|16,3|| align=right|2,346|| align=right|0,164|| align=right|2,78|| align=right|3,593||MBA||9. března 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(68759)||2002 EH87|| align=right|15,5|| align=right|2,469|| align=right|0,159|| align=right|6,25|| align=right|3,879||MBA||9. března 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(68760)||2002 EL87|| align=right|15,5|| align=right|2,444|| align=right|0,144|| align=right|8,08|| align=right|3,820||MBA||9. března 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(68761)||2002 ES89|| align=right|16,0|| align=right|2,239|| align=right|0,092|| align=right|6,79|| align=right|3,350||MBA||12. března 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(68762)||2002 EE94|| align=right|14,7|| align=right|3,111|| align=right|0,196|| align=right|17,72|| align=right|5,486||MBA||14. března 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(68763)||2002 ED96|| align=right|16,4|| align=right|2,760|| align=right|0,153|| align=right|9,07|| align=right|4,585||MBA||15. března 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(68764)||2002 EY98|| align=right|15,2|| align=right|2,472|| align=right|0,068|| align=right|6,12|| align=right|3,885||MBA||15. března 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(68765)||2002 EE99|| align=right|15,7|| align=right|2,297|| align=right|0,163|| align=right|3,74|| align=right|3,480||MBA||15. března 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(68766)||2002 EN102|| align=right|13,0|| align=right|5,196|| align=right|0,036|| align=right|11,33|| align=right|11,85||JUT||6. března 2002||Palomar||NEAT
|-
|(68767)||2002 ES104|| align=right|16,0|| align=right|2,415|| align=right|0,260|| align=right|14,47|| align=right|3,753||MBA||9. března 2002||Palomar||NEAT
|-
|(68768)||2002 EC106|| align=right|15,2|| align=right|2,723|| align=right|0,101|| align=right|9,38|| align=right|4,493||MBA||9. března 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(68769)||2002 ER110|| align=right|15,3|| align=right|2,734|| align=right|0,085|| align=right|11,91|| align=right|4,521||MBA||9. března 2002||Catalina||CSS
|-
|(68770)||2002 EJ131|| align=right|16,8|| align=right|2,433|| align=right|0,192|| align=right|1,40|| align=right|3,795||MBA||13. března 2002||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(68771)||2002 EW138|| align=right|17,3|| align=right|2,255|| align=right|0,184|| align=right|5,16|| align=right|3,386||MBA||12. března 2002||Palomar||NEAT
|-
|(68772)||2002 EB147|| align=right|16,4|| align=right|2,366|| align=right|0,194|| align=right|4,74|| align=right|3,638||MBA||14. března 2002||Palomar||NEAT
|-
|(68773)||2002 EB153|| align=right|14,8|| align=right|2,733|| align=right|0,277|| align=right|25,71|| align=right|4,516||MBA||15. března 2002||Palomar||NEAT
|-
|(68774)||2002 EG153|| align=right|15,8|| align=right|2,567|| align=right|0,163|| align=right|12,54|| align=right|4,113||MBA||15. března 2002||Palomar||NEAT
|-
|(68775)||2002 EH154|| align=right|15,1|| align=right|2,640|| align=right|0,178|| align=right|9,91|| align=right|4,289||MBA||13. března 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(68776)||2002 EZ154|| align=right|16,3|| align=right|2,535|| align=right|0,173|| align=right|5,85|| align=right|4,035||MBA||11. března 2002||Palomar||NEAT
|-
|(68777)||2002 FD1|| align=right|16,0|| align=right|2,379|| align=right|0,228|| align=right|8,39|| align=right|3,670||MBA||18. března 2002||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(68778)||2002 FO2|| align=right|14,9|| align=right|2,442|| align=right|0,251|| align=right|7,98|| align=right|3,815||MBA||19. března 2002||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(68779) Schöninger||2002 FA3|| align=right|16,0|| align=right|2,648|| align=right|0,148|| align=right|5,03|| align=right|4,309||MBA||18. března 2002||Kleť||Klet
|-
|(68780)||2002 FQ3|| align=right|15,9|| align=right|2,464|| align=right|0,061|| align=right|3,46|| align=right|3,867||MBA||18. března 2002||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(68781)||2002 FN7|| align=right|15,0|| align=right|2,662|| align=right|0,133|| align=right|17,57|| align=right|4,343||MBA||28. března 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(68782)||2002 FW7|| align=right|15,0|| align=right|2,353|| align=right|0,114|| align=right|6,60|| align=right|3,608||MBA||16. března 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(68783)||2002 FZ9|| align=right|15,2|| align=right|2,364|| align=right|0,033|| align=right|3,77|| align=right|3,633||MBA||16. března 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(68784)||2002 FK10|| align=right|16,2|| align=right|2,395|| align=right|0,094|| align=right|5,72|| align=right|3,707||MBA||17. března 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(68785)||2002 FS11|| align=right|15,0|| align=right|3,071|| align=right|0,105|| align=right|10,57|| align=right|5,382||MBA||16. března 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(68786)||2002 FA13|| align=right|16,4|| align=right|2,745|| align=right|0,188|| align=right|8,24|| align=right|4,547||MBA||16. března 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(68787)||2002 FJ13|| align=right|14,9|| align=right|2,347|| align=right|0,138|| align=right|7,49|| align=right|3,595||MBA||16. března 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(68788)||2002 FU13|| align=right|13,0|| align=right|5,244|| align=right|0,041|| align=right|6,47|| align=right|12,01||JUT||16. března 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(68789)||2002 FD17|| align=right|15,7|| align=right|2,733|| align=right|0,101|| align=right|7,63|| align=right|4,517||MBA||17. března 2002||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(68790)||2002 FL28|| align=right|14,3|| align=right|3,212|| align=right|0,150|| align=right|16,66|| align=right|5,756||MBA||20. března 2002||Palomar||NEAT
|-
|(68791)||2002 FR30|| align=right|15,5|| align=right|3,245|| align=right|0,037|| align=right|11,84|| align=right|5,845||MBA||20. března 2002||Palomar||NEAT
|-
|(68792)||2002 FY30|| align=right|15,0|| align=right|2,773|| align=right|0,064|| align=right|9,87|| align=right|4,617||MBA||20. března 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(68793)||2002 GR4|| align=right|15,3|| align=right|2,174|| align=right|0,195|| align=right|23,96|| align=right|3,205||MBA||10. dubna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(68794)||2002 GZ6|| align=right|15,3|| align=right|2,548|| align=right|0,086|| align=right|19,55|| align=right|4,065||MBA||12. dubna 2002||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(68795)||2002 GE9|| align=right|16,1|| align=right|2,283|| align=right|0,198|| align=right|5,98|| align=right|3,450||MBA||15. dubna 2002||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(68796)||2002 GF9|| align=right|15,0|| align=right|3,099|| align=right|0,222|| align=right|14,07|| align=right|5,453||MBA||15. dubna 2002||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(68797)||2002 GG10|| align=right|15,7|| align=right|2,741|| align=right|0,072|| align=right|8,60|| align=right|4,536||MBA||4. dubna 2002||Bergisch Gladbach||W. Bickel
|-
|(68798)||2002 GX15|| align=right|16,0|| align=right|2,566|| align=right|0,139|| align=right|3,64|| align=right|4,110||MBA||15. dubna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(68799)||2002 GZ16|| align=right|15,4|| align=right|3,148|| align=right|0,139|| align=right|4,96|| align=right|5,585||MBA||15. dubna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(68800)||2002 GY18|| align=right|15,4|| align=right|2,306|| align=right|0,161|| align=right|5,16|| align=right|3,502||MBA||14. dubna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(68801)||2002 GR20|| align=right|15,2|| align=right|2,385|| align=right|0,130|| align=right|7,53|| align=right|3,682||MBA||14. dubna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(68802)||2002 GK21|| align=right|14,9|| align=right|3,193|| align=right|0,176|| align=right|1,10|| align=right|5,705||MBA||14. dubna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(68803)||2002 GT25|| align=right|15,1|| align=right|3,072|| align=right|0,253|| align=right|6,65|| align=right|5,383||MBA||14. dubna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(68804)||2002 GG26|| align=right|15,9|| align=right|2,306|| align=right|0,113|| align=right|5,85|| align=right|3,501||MBA||14. dubna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(68805)||2002 GW38|| align=right|15,2|| align=right|2,882|| align=right|0,162|| align=right|8,10|| align=right|4,891||MBA||2. dubna 2002||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(68806)||2002 GR40|| align=right|17,1|| align=right|2,283|| align=right|0,116|| align=right|6,36|| align=right|3,448||MBA||4. dubna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(68807)||2002 GJ43|| align=right|16,9|| align=right|2,204|| align=right|0,208|| align=right|3,30|| align=right|3,271||MBA||4. dubna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(68808)||2002 GR50|| align=right|15,7|| align=right|2,638|| align=right|0,122|| align=right|11,94|| align=right|4,285||MBA||5. dubna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(68809)||2002 GB54|| align=right|14,6|| align=right|3,071|| align=right|0,154|| align=right|8,04|| align=right|5,382||MBA||5. dubna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(68810)||2002 GO54|| align=right|15,6|| align=right|2,474|| align=right|0,089|| align=right|5,17|| align=right|3,890||MBA||5. dubna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(68811)||2002 GD55|| align=right|15,4|| align=right|2,376|| align=right|0,120|| align=right|6,40|| align=right|3,661||MBA||5. dubna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(68812)||2002 GB56|| align=right|14,8|| align=right|3,187|| align=right|0,226|| align=right|1,24|| align=right|5,687||MBA||5. dubna 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(68813)||2002 GR64|| align=right|15,2|| align=right|2,993|| align=right|0,072|| align=right|10,48|| align=right|5,177||MBA||8. dubna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(68814)||2002 GP66|| align=right|16,3|| align=right|2,358|| align=right|0,200|| align=right|5,75|| align=right|3,620||MBA||8. dubna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(68815)||2002 GB67|| align=right|16,9|| align=right|2,575|| align=right|0,073|| align=right|3,14|| align=right|4,131||MBA||8. dubna 2002||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(68816)||2002 GF67|| align=right|16,1|| align=right|2,473|| align=right|0,040|| align=right|0,75|| align=right|3,888||MBA||8. dubna 2002||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(68817)||2002 GV70|| align=right|15,6|| align=right|2,567|| align=right|0,171|| align=right|12,91|| align=right|4,113||MBA||8. dubna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(68818)||2002 GH71|| align=right|14,4|| align=right|2,538|| align=right|0,209|| align=right|17,21|| align=right|4,042||MBA||9. dubna 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(68819)||2002 GO71|| align=right|16,7|| align=right|2,477|| align=right|0,040|| align=right|4,43|| align=right|3,897||MBA||9. dubna 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(68820)||2002 GB72|| align=right|16,1|| align=right|2,730|| align=right|0,178|| align=right|12,12|| align=right|4,510||MBA||9. dubna 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(68821)||2002 GM73|| align=right|14,9|| align=right|3,182|| align=right|0,136|| align=right|17,86|| align=right|5,675||MBA||9. dubna 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(68822)||2002 GD76|| align=right|15,1|| align=right|2,553|| align=right|0,239|| align=right|12,26|| align=right|4,078||MBA||9. dubna 2002||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(68823)||2002 GZ80|| align=right|15,9|| align=right|2,593|| align=right|0,080|| align=right|3,89|| align=right|4,175||MBA||10. dubna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(68824)||2002 GB81|| align=right|15,7|| align=right|2,317|| align=right|0,146|| align=right|6,66|| align=right|3,526||MBA||10. dubna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(68825)||2002 GH81|| align=right|15,7|| align=right|2,293|| align=right|0,184|| align=right|5,22|| align=right|3,471||MBA||10. dubna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(68826)||2002 GP82|| align=right|15,2|| align=right|2,984|| align=right|0,161|| align=right|7,26|| align=right|5,154||MBA||10. dubna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(68827)||2002 GB85|| align=right|15,4|| align=right|2,565|| align=right|0,105|| align=right|12,94|| align=right|4,106||MBA||10. dubna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(68828)||2002 GA86|| align=right|15,5|| align=right|2,862|| align=right|0,028|| align=right|6,46|| align=right|4,840||MBA||10. dubna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(68829)||2002 GE88|| align=right|15,6|| align=right|2,653|| align=right|0,025|| align=right|8,91|| align=right|4,320||MBA||10. dubna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(68830)||2002 GF88|| align=right|15,7|| align=right|2,752|| align=right|0,046|| align=right|7,53|| align=right|4,565||MBA||10. dubna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(68831)||2002 GG89|| align=right|14,6|| align=right|2,769|| align=right|0,148|| align=right|15,26|| align=right|4,606||MBA||10. dubna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(68832)||2002 GW91|| align=right|14,4|| align=right|2,555|| align=right|0,232|| align=right|15,22|| align=right|4,083||MBA||9. dubna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(68833)||2002 GL98|| align=right|15,5|| align=right|2,396|| align=right|0,186|| align=right|4,07|| align=right|3,709||MBA||10. dubna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(68834)||2002 GU104|| align=right|13,9|| align=right|3,170|| align=right|0,094|| align=right|12,44|| align=right|5,644||MBA||10. dubna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(68835)||2002 GC105|| align=right|15,2|| align=right|2,607|| align=right|0,248|| align=right|18,60|| align=right|4,208||MBA||11. dubna 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(68836)||2002 GU105|| align=right|16,5|| align=right|2,450|| align=right|0,216|| align=right|13,07|| align=right|3,833||MBA||11. dubna 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(68837)||2002 GO109|| align=right|15,5|| align=right|2,594|| align=right|0,090|| align=right|15,43|| align=right|4,177||MBA||11. dubna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(68838)||2002 GL115|| align=right|16,3|| align=right|2,313|| align=right|0,115|| align=right|7,74|| align=right|3,517||MBA||11. dubna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(68839)||2002 GJ116|| align=right|15,8|| align=right|2,477|| align=right|0,201|| align=right|7,60|| align=right|3,897||MBA||11. dubna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(68840)||2002 GB118|| align=right|16,5|| align=right|2,427|| align=right|0,090|| align=right|6,17|| align=right|3,781||MBA||11. dubna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(68841)||2002 GJ118|| align=right|14,8|| align=right|2,634|| align=right|0,093|| align=right|15,49|| align=right|4,273||MBA||12. dubna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(68842)||2002 GM122|| align=right|15,6|| align=right|2,418|| align=right|0,151|| align=right|6,60|| align=right|3,760||MBA||10. dubna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(68843)||2002 GJ127|| align=right|15,9|| align=right|2,316|| align=right|0,216|| align=right|4,31|| align=right|3,523||MBA||12. dubna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(68844)||2002 GL132|| align=right|16,5|| align=right|2,537|| align=right|0,183|| align=right|2,68|| align=right|4,039||MBA||12. dubna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(68845)||2002 GU137|| align=right|16,1|| align=right|2,971|| align=right|0,131|| align=right|3,34|| align=right|5,120||MBA||12. dubna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(68846)||2002 GV144|| align=right|16,8|| align=right|2,342|| align=right|0,175|| align=right|3,30|| align=right|3,583||MBA||12. dubna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(68847)||2002 GK155|| align=right|15,6|| align=right|2,431|| align=right|0,159|| align=right|7,10|| align=right|3,789||MBA||13. dubna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(68848)||2002 GU158|| align=right|15,1|| align=right|2,448|| align=right|0,125|| align=right|13,10|| align=right|3,830||MBA||13. dubna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(68849)||2002 GH161|| align=right|14,5|| align=right|2,963|| align=right|0,085|| align=right|10,90|| align=right|5,100||MBA||15. dubna 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(68850)||2002 GK165|| align=right|16,1|| align=right|2,550|| align=right|0,078|| align=right|3,13|| align=right|4,071||MBA||14. dubna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(68851)||2002 HV|| align=right|14,7|| align=right|3,037|| align=right|0,237|| align=right|12,18|| align=right|5,293||MBA||16. dubna 2002||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(68852)||2002 HO3|| align=right|15,2|| align=right|2,777|| align=right|0,136|| align=right|10,38|| align=right|4,627||MBA||16. dubna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(68853)||2002 HA9|| align=right|15,0|| align=right|2,680|| align=right|0,241|| align=right|12,20|| align=right|4,387||MBA||19. dubna 2002||Los Molinos||Los Molinos
|-
|(68854)||2002 HS9|| align=right|15,1|| align=right|2,806|| align=right|0,169|| align=right|7,60|| align=right|4,699||MBA||17. dubna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(68855)||2002 HS12|| align=right|15,8|| align=right|2,598|| align=right|0,215|| align=right|7,98|| align=right|4,188||MBA||29. dubna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(68856)||2002 HL15|| align=right|14,6|| align=right|2,972|| align=right|0,145|| align=right|11,44|| align=right|5,123||MBA||17. dubna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(68857)||2002 JF|| align=right|16,0|| align=right|2,326|| align=right|0,102|| align=right|6,88|| align=right|3,546||MBA||3. května 2002||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(68858)||2002 JW|| align=right|14,6|| align=right|3,005|| align=right|0,119|| align=right|11,53|| align=right|5,208||MBA||3. května 2002||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(68859)||2002 JZ|| align=right|15,3|| align=right|3,137|| align=right|0,068|| align=right|11,44|| align=right|5,554||MBA||3. května 2002||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(68860)||2002 JF2|| align=right|15,3|| align=right|2,598|| align=right|0,097|| align=right|14,32|| align=right|4,187||MBA||4. května 2002||Palomar||NEAT
|-
|(68861)||2002 JQ3|| align=right|15,3|| align=right|3,169|| align=right|0,111|| align=right|16,93|| align=right|5,640||MBA||3. května 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(68862)||2002 JU5|| align=right|15,9|| align=right|2,587|| align=right|0,056|| align=right|12,75|| align=right|4,160||MBA||5. května 2002||Palomar||NEAT
|-
|(68863)||2002 JS6|| align=right|14,6|| align=right|3,149|| align=right|0,048|| align=right|9,95|| align=right|5,587||MBA||6. května 2002||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(68864)||2002 JW9|| align=right|15,0|| align=right|3,113|| align=right|0,098|| align=right|23,16|| align=right|5,492||MBA||6. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(68865)||2002 JR14|| align=right|15,5|| align=right|2,673|| align=right|0,063|| align=right|5,47|| align=right|4,369||MBA||8. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(68866)||2002 JG15|| align=right|14,8|| align=right|3,101|| align=right|0,096|| align=right|9,79|| align=right|5,461||MBA||8. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(68867)||2002 JE16|| align=right|14,5|| align=right|2,683|| align=right|0,051|| align=right|21,26|| align=right|4,395||MBA||7. května 2002||Palomar||NEAT
|-
|(68868)||2002 JY22|| align=right|15,2|| align=right|3,076|| align=right|0,194|| align=right|1,49|| align=right|5,395||MBA||8. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(68869)||2002 JL25|| align=right|16,2|| align=right|2,383|| align=right|0,153|| align=right|7,56|| align=right|3,677||MBA||8. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(68870)||2002 JU26|| align=right|15,2|| align=right|2,703|| align=right|0,209|| align=right|13,47|| align=right|4,443||MBA||8. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(68871)||2002 JC35|| align=right|15,1|| align=right|2,580|| align=right|0,167|| align=right|4,39|| align=right|4,144||MBA||9. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(68872)||2002 JP36|| align=right|15,1|| align=right|2,709|| align=right|0,161|| align=right|9,15|| align=right|4,459||MBA||4. května 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(68873)||2002 JC37|| align=right|14,6|| align=right|2,606|| align=right|0,070|| align=right|16,33|| align=right|4,207||MBA||9. května 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(68874)||2002 JZ37|| align=right|15,4|| align=right|3,029|| align=right|0,104|| align=right|8,20|| align=right|5,272||MBA||8. května 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(68875)||2002 JT40|| align=right|15,0|| align=right|2,340|| align=right|0,198|| align=right|10,35|| align=right|3,578||MBA||8. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(68876)||2002 JR41|| align=right|15,5|| align=right|2,866|| align=right|0,091|| align=right|2,44|| align=right|4,852||MBA||8. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(68877)||2002 JW42|| align=right|14,1|| align=right|2,858|| align=right|0,240|| align=right|14,45|| align=right|4,832||MBA||8. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(68878)||2002 JN46|| align=right|14,6|| align=right|2,753|| align=right|0,295|| align=right|13,66|| align=right|4,567||MBA||9. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(68879)||2002 JB47|| align=right|15,2|| align=right|2,346|| align=right|0,134|| align=right|7,20|| align=right|3,592||MBA||9. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(68880)||2002 JM49|| align=right|14,5|| align=right|3,148|| align=right|0,043|| align=right|8,01|| align=right|5,584||MBA||9. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(68881)||2002 JH54|| align=right|15,3|| align=right|3,168|| align=right|0,107|| align=right|0,85|| align=right|5,637||MBA||9. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(68882)||2002 JM60|| align=right|15,3|| align=right|3,183|| align=right|0,116|| align=right|5,34|| align=right|5,677||MBA||10. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(68883)||2002 JQ60|| align=right|14,5|| align=right|2,576|| align=right|0,181|| align=right|8,83|| align=right|4,134||MBA||10. května 2002||Palomar||NEAT
|-
|(68884)||2002 JZ62|| align=right|14,4|| align=right|2,941|| align=right|0,075|| align=right|8,81|| align=right|5,043||MBA||8. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(68885)||2002 JY70|| align=right|15,9|| align=right|2,322|| align=right|0,142|| align=right|6,18|| align=right|3,539||MBA||8. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(68886)||2002 JX71|| align=right|15,1|| align=right|2,739|| align=right|0,230|| align=right|9,37|| align=right|4,532||MBA||8. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(68887)||2002 JP72|| align=right|15,1|| align=right|3,137|| align=right|0,044|| align=right|9,03|| align=right|5,554||MBA||8. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(68888)||2002 JM73|| align=right|14,1|| align=right|3,177|| align=right|0,124|| align=right|14,86|| align=right|5,662||MBA||8. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(68889)||2002 JT73|| align=right|13,8|| align=right|3,195|| align=right|0,112|| align=right|19,47|| align=right|5,711||MBA||8. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(68890)||2002 JF76|| align=right|16,2|| align=right|2,602|| align=right|0,072|| align=right|14,31|| align=right|4,197||MBA||11. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(68891)||2002 JS79|| align=right|15,8|| align=right|3,040|| align=right|0,127|| align=right|0,84|| align=right|5,300||MBA||11. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(68892)||2002 JV81|| align=right|16,1|| align=right|2,373|| align=right|0,161|| align=right|3,19|| align=right|3,655||MBA||11. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(68893)||2002 JE84|| align=right|15,8|| align=right|2,913|| align=right|0,067|| align=right|1,62|| align=right|4,970||MBA||11. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(68894)||2002 JH84|| align=right|17,5|| align=right|2,382|| align=right|0,093|| align=right|1,52|| align=right|3,676||MBA||11. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(68895)||2002 JR84|| align=right|15,3|| align=right|2,414|| align=right|0,135|| align=right|5,78|| align=right|3,750||MBA||11. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(68896)||2002 JN85|| align=right|14,5|| align=right|3,181|| align=right|0,107|| align=right|10,33|| align=right|5,672||MBA||11. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(68897)||2002 JV85|| align=right|15,2|| align=right|2,774|| align=right|0,213|| align=right|7,59|| align=right|4,620||MBA||11. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(68898)||2002 JV89|| align=right|16,3|| align=right|2,378|| align=right|0,113|| align=right|2,55|| align=right|3,667||MBA||11. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(68899)||2002 JL95|| align=right|15,3|| align=right|3,085|| align=right|0,169|| align=right|1,08|| align=right|5,418||MBA||11. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(68900)||2002 JC98|| align=right|14,1|| align=right|3,509|| align=right|0,072|| align=right|13,03|| align=right|6,573||MBA||8. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(68901)||2002 JO100|| align=right|15,2|| align=right|2,653|| align=right|0,119|| align=right|13,58|| align=right|4,320||MBA||15. května 2002||Fountain Hills||Fountain Hills
|-
|(68902)||2002 JD101|| align=right|15,0|| align=right|2,632|| align=right|0,053|| align=right|22,09|| align=right|4,270||MBA||6. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(68903)||2002 JG101|| align=right|14,8|| align=right|3,232|| align=right|0,068|| align=right|22,84|| align=right|5,809||MBA||6. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(68904)||2002 JU103|| align=right|15,3|| align=right|3,057|| align=right|0,229|| align=right|2,97|| align=right|5,345||MBA||10. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(68905)||2002 JZ104|| align=right|16,4|| align=right|2,311|| align=right|0,171|| align=right|4,35|| align=right|3,513||MBA||12. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(68906)||2002 JO107|| align=right|15,4|| align=right|2,737|| align=right|0,154|| align=right|11,22|| align=right|4,528||MBA||13. května 2002||Palomar||NEAT
|-
|(68907)||2002 JV110|| align=right|15,0|| align=right|3,080|| align=right|0,121|| align=right|9,63|| align=right|5,406||MBA||11. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(68908)||2002 JW117|| align=right|14,9|| align=right|3,020|| align=right|0,136|| align=right|11,33|| align=right|5,248||MBA||4. května 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(68909)||2002 JN119|| align=right|15,5|| align=right|2,714|| align=right|0,187|| align=right|15,19|| align=right|4,471||MBA||5. května 2002||Palomar||NEAT
|-
|(68910)||2002 JB120|| align=right|15,2|| align=right|2,769|| align=right|0,117|| align=right|15,32|| align=right|4,608||MBA||5. května 2002||Palomar||NEAT
|-
|(68911)||2002 JS120|| align=right|15,7|| align=right|3,114|| align=right|0,115|| align=right|13,16|| align=right|5,495||MBA||5. května 2002||Palomar||NEAT
|-
|(68912)||2002 JE122|| align=right|14,4|| align=right|2,850|| align=right|0,091|| align=right|13,71|| align=right|4,810||MBA||6. května 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(68913)||2002 JB129|| align=right|16,3|| align=right|2,636|| align=right|0,083|| align=right|2,29|| align=right|4,280||MBA||8. května 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(68914)||2002 JR132|| align=right|16,5|| align=right|2,678|| align=right|0,035|| align=right|1,31|| align=right|4,382||MBA||9. května 2002||Palomar||NEAT
|-
|(68915)||2002 KQ8|| align=right|14,6|| align=right|3,060|| align=right|0,148|| align=right|12,13|| align=right|5,351||MBA||30. května 2002||Palomar||NEAT
|-
|(68916)||2002 KV9|| align=right|15,5|| align=right|3,104|| align=right|0,066|| align=right|4,33|| align=right|5,469||MBA||16. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(68917)||2002 KW9|| align=right|16,3|| align=right|2,762|| align=right|0,067|| align=right|6,25|| align=right|4,590||MBA||16. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(68918)||2002 KZ9|| align=right|15,9|| align=right|2,303|| align=right|0,135|| align=right|6,48|| align=right|3,494||MBA||16. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(68919)||2002 LL3|| align=right|13,7|| align=right|3,122|| align=right|0,065|| align=right|22,25|| align=right|5,516||MBA||3. června 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(68920)||2002 LT3|| align=right|15,5|| align=right|2,675|| align=right|0,088|| align=right|14,58|| align=right|4,374||MBA||3. června 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(68921)||2002 LQ6|| align=right|14,7|| align=right|3,192|| align=right|0,194|| align=right|9,43|| align=right|5,703||MBA||1. června 2002||Palomar||NEAT
|-
|(68922)||2002 LW12|| align=right|13,0|| align=right|3,388|| align=right|0,046|| align=right|17,41|| align=right|6,235||MBA||5. června 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(68923)||2002 LV40|| align=right|13,4|| align=right|3,092|| align=right|0,239|| align=right|16,03|| align=right|5,435||MBA||10. června 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(68924)||2002 LT47|| align=right|14,1|| align=right|3,214|| align=right|0,127|| align=right|15,00|| align=right|5,762||MBA||12. června 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(68925)||2002 LP49|| align=right|15,1|| align=right|2,630|| align=right|0,123|| align=right|14,09|| align=right|4,264||MBA||8. června 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(68926)||2002 ME3|| align=right|14,5|| align=right|3,166|| align=right|0,187|| align=right|19,28|| align=right|5,633||MBA||19. června 2002||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(68927)||2002 NB28|| align=right|13,3|| align=right|3,050|| align=right|0,080|| align=right|9,03|| align=right|5,326||MBA||13. července 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(68928)||2002 NG33|| align=right|13,9|| align=right|2,991|| align=right|0,090|| align=right|8,29|| align=right|5,171||MBA||13. července 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(68929)||2002 OB4|| align=right|14,5|| align=right|2,574|| align=right|0,155|| align=right|11,39|| align=right|4,130||MBA||17. července 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(68930)||2002 OD4|| align=right|14,4|| align=right|2,646|| align=right|0,213|| align=right|13,77|| align=right|4,303||MBA||17. července 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(68931)||2002 OJ8|| align=right|15,0|| align=right|2,566|| align=right|0,060|| align=right|1,96|| align=right|4,109||MBA||18. července 2002||Palomar||NEAT
|-
|(68932)||2002 OB13|| align=right|13,8|| align=right|3,078|| align=right|0,236|| align=right|8,95|| align=right|5,398||MBA||18. července 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(68933)||2002 OM20|| align=right|12,7|| align=right|3,918|| align=right|0,247|| align=right|7,95|| align=right|7,754||HLD||28. července 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(68934)||2002 PA15|| align=right|14,8|| align=right|3,252|| align=right|0,088|| align=right|6,66|| align=right|5,865||MBA||6. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(68935)||2002 PE32|| align=right|16,2|| align=right|2,759|| align=right|0,070|| align=right|3,10|| align=right|4,581||MBA||6. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(68936)||2002 PM46|| align=right|15,3|| align=right|2,689|| align=right|0,197|| align=right|11,92|| align=right|4,409||MBA||9. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(68937)||2002 PQ49|| align=right|14,5|| align=right|2,808|| align=right|0,213|| align=right|10,81|| align=right|4,705||MBA||10. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(68938)||2002 PU49|| align=right|16,2|| align=right|2,427|| align=right|0,205|| align=right|2,67|| align=right|3,780||MBA||10. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(68939)||2002 PM102|| align=right|15,0|| align=right|2,928|| align=right|0,047|| align=right|11,37|| align=right|5,010||MBA||12. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(68940)||2002 PB116|| align=right|13,9|| align=right|3,201|| align=right|0,055|| align=right|11,91|| align=right|5,725||MBA||13. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(68941)||2002 PX124|| align=right|15,9|| align=right|2,718|| align=right|0,226|| align=right|9,51|| align=right|4,481||MBA||13. srpna 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(68942)||2002 PY125|| align=right|15,8|| align=right|2,921|| align=right|0,066|| align=right|3,10|| align=right|4,992||MBA||14. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(68943)||2002 PZ126|| align=right|15,5|| align=right|2,322|| align=right|0,056|| align=right|12,36|| align=right|3,537||MBA||14. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(68944)||2002 PQ130|| align=right|14,1|| align=right|2,451|| align=right|0,323|| align=right|23,09|| align=right|3,837||MBA||15. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(68945)||2002 PF132|| align=right|13,8|| align=right|3,138|| align=right|0,147|| align=right|3,93|| align=right|5,559||MBA||14. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(68946)||2002 PX138|| align=right|15,5|| align=right|2,430|| align=right|0,293|| align=right|9,46|| align=right|3,788||MBA||11. srpna 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(68947) Brunofunk||2002 PW156|| align=right|16,6|| align=right|2,769|| align=right|0,076|| align=right|2,92|| align=right|4,607||MBA||8. srpna 2002||Palomar||S. F. Hoenig
|-
|(68948) Mikeoates||2002 PX157|| align=right|15,6|| align=right|2,794|| align=right|0,037|| align=right|1,22|| align=right|4,669||MBA||8. srpna 2002||Palomar||S. F. Hoenig
|-
|(68949)||2002 QN6|| align=right|16,1|| align=right|2,522|| align=right|0,157|| align=right|11,33|| align=right|4,004||MBA||19. srpna 2002||Kvistaberg||Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
|(68950)||2002 QF15|| align=right|16,4|| align=right|1,057|| align=right|0,345|| align=right|25,16|| align=right|1,087||APL PHA||27. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(68951)||2002 QH27|| align=right|16,4|| align=right|2,393|| align=right|0,120|| align=right|2,04|| align=right|3,700||MBA||28. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(68952)||2002 QC29|| align=right|15,7|| align=right|2,637|| align=right|0,076|| align=right|8,52|| align=right|4,281||MBA||29. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(68953)||2002 RS|| align=right|14,8|| align=right|3,203|| align=right|0,159|| align=right|0,38|| align=right|5,732||MBA||3. září 2002||Nashville||R. Clingan
|-
|(68954)||2002 RB3|| align=right|16,1|| align=right|2,442|| align=right|0,184|| align=right|3,88|| align=right|3,815||MBA||4. září 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(68955)||2002 RR12|| align=right|14,7|| align=right|3,243|| align=right|0,122|| align=right|0,22|| align=right|5,839||MBA||4. září 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(68956)||2002 RD18|| align=right|14,9|| align=right|3,044|| align=right|0,090|| align=right|4,88|| align=right|5,309||MBA||4. září 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(68957)||2002 RE25|| align=right|15,9|| align=right|2,351|| align=right|0,237|| align=right|4,63|| align=right|3,605||MBA||4. září 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(68958)||2002 RT32|| align=right|16,4|| align=right|2,285|| align=right|0,051|| align=right|2,74|| align=right|3,454||MBA||4. září 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(68959)||2002 RX45|| align=right|15,7|| align=right|2,388|| align=right|0,200|| align=right|2,33|| align=right|3,690||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(68960)||2002 RE49|| align=right|16,4|| align=right|2,396|| align=right|0,098|| align=right|6,33|| align=right|3,707||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(68961)||2002 RE50|| align=right|15,6|| align=right|2,624|| align=right|0,139|| align=right|2,26|| align=right|4,249||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(68962)||2002 RC52|| align=right|15,7|| align=right|2,669|| align=right|0,108|| align=right|5,02|| align=right|4,359||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(68963)||2002 RO63|| align=right|16,0|| align=right|2,312|| align=right|0,164|| align=right|7,53|| align=right|3,515||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(68964)||2002 RV75|| align=right|15,5|| align=right|2,631|| align=right|0,053|| align=right|2,07|| align=right|4,266||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(68965)||2002 RH88|| align=right|15,1|| align=right|2,939|| align=right|0,100|| align=right|1,17|| align=right|5,038||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(68966)||2002 RA94|| align=right|16,7|| align=right|2,156|| align=right|0,145|| align=right|2,90|| align=right|3,166||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(68967)||2002 RN95|| align=right|15,5|| align=right|2,698|| align=right|0,073|| align=right|5,02|| align=right|4,432||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(68968)||2002 RS101|| align=right|16,5|| align=right|2,586|| align=right|0,275|| align=right|4,61|| align=right|4,159||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(68969)||2002 RW101|| align=right|15,9|| align=right|2,564|| align=right|0,246|| align=right|3,79|| align=right|4,105||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(68970)||2002 RK102|| align=right|15,9|| align=right|2,685|| align=right|0,179|| align=right|5,19|| align=right|4,400||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(68971)||2002 RK104|| align=right|16,4|| align=right|2,328|| align=right|0,157|| align=right|3,60|| align=right|3,552||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(68972)||2002 RJ106|| align=right|15,2|| align=right|2,525|| align=right|0,245|| align=right|6,38|| align=right|4,012||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(68973)||2002 RW106|| align=right|14,2|| align=right|2,784|| align=right|0,161|| align=right|10,37|| align=right|4,644||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(68974)||2002 RO107|| align=right|16,1|| align=right|2,527|| align=right|0,262|| align=right|2,25|| align=right|4,015||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(68975)||2002 RU107|| align=right|15,2|| align=right|3,222|| align=right|0,193|| align=right|2,66|| align=right|5,783||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(68976)||2002 RJ116|| align=right|17,3|| align=right|2,419|| align=right|0,270|| align=right|1,93|| align=right|3,761||MBA||6. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(68977)||2002 RE127|| align=right|15,4|| align=right|2,613|| align=right|0,081|| align=right|13,20|| align=right|4,224||MBA||10. září 2002||Palomar||NEAT
|-
|(68978)||2002 RN133|| align=right|15,6|| align=right|2,247|| align=right|0,110|| align=right|6,69|| align=right|3,369||MBA||10. září 2002||Palomar||NEAT
|-
|(68979)||2002 RJ173|| align=right|15,7|| align=right|2,658|| align=right|0,189|| align=right|13,79|| align=right|4,333||MBA||13. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(68980)||2002 RP181|| align=right|14,3|| align=right|3,156|| align=right|0,074|| align=right|2,73|| align=right|5,605||MBA||13. září 2002||Starkenburg||Starkenburg
|-
|(68981)||2002 SO27|| align=right|15,7|| align=right|2,593|| align=right|0,161|| align=right|5,38|| align=right|4,174||MBA||29. září 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(68982)||2002 SR29|| align=right|15,0|| align=right|2,459|| align=right|0,115|| align=right|6,61|| align=right|3,854||MBA||28. září 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(68983)||2002 SB40|| align=right|15,8|| align=right|2,443|| align=right|0,150|| align=right|11,86|| align=right|3,818||MBA||30. září 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(68984)||2002 SF57|| align=right|14,6|| align=right|3,142|| align=right|0,132|| align=right|11,43|| align=right|5,567||MBA||30. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(68985)||2002 TK10|| align=right|14,6|| align=right|3,128|| align=right|0,142|| align=right|0,46|| align=right|5,531||MBA||2. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(68986)||2002 TN28|| align=right|15,5|| align=right|2,922|| align=right|0,105|| align=right|2,84|| align=right|4,994||MBA||2. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(68987)||2002 TT32|| align=right|15,1|| align=right|2,954|| align=right|0,073|| align=right|2,83|| align=right|5,077||MBA||2. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(68988)||2002 TU34|| align=right|14,9|| align=right|3,097|| align=right|0,128|| align=right|1,45|| align=right|5,449||MBA||2. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(68989)||2002 TP39|| align=right|16,0|| align=right|2,649|| align=right|0,200|| align=right|1,68|| align=right|4,312||MBA||2. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(68990)||2002 TY44|| align=right|14,6|| align=right|3,011|| align=right|0,144|| align=right|2,00|| align=right|5,225||MBA||2. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(68991)||2002 TK45|| align=right|14,6|| align=right|3,066|| align=right|0,075|| align=right|8,77|| align=right|5,368||MBA||2. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(68992)||2002 TF54|| align=right|14,0|| align=right|2,835|| align=right|0,102|| align=right|15,96|| align=right|4,773||MBA||2. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(68993)||2002 TF72|| align=right|14,9|| align=right|2,687|| align=right|0,162|| align=right|8,28|| align=right|4,405||MBA||3. října 2002||Palomar||NEAT
|-
|(68994)||2002 TK91|| align=right|15,1|| align=right|2,388|| align=right|0,225|| align=right|7,46|| align=right|3,689||MBA||3. října 2002||Palomar||NEAT
|-
|(68995)||2002 TF112|| align=right|14,0|| align=right|3,125|| align=right|0,143|| align=right|12,07|| align=right|5,523||MBA||3. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(68996)||2002 TN135|| align=right|15,7|| align=right|2,300|| align=right|0,128|| align=right|8,31|| align=right|3,487||MBA||4. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(68997)||2002 TE136|| align=right|13,6|| align=right|2,935|| align=right|0,070|| align=right|11,46|| align=right|5,026||MBA||4. října 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(68998)||2002 TC157|| align=right|13,8|| align=right|3,193|| align=right|0,084|| align=right|17,75|| align=right|5,705||MBA||5. října 2002||Palomar||NEAT
|-
|(68999)||2002 TQ157|| align=right|14,7|| align=right|2,571|| align=right|0,233|| align=right|10,31|| align=right|4,121||MBA||5. října 2002||Palomar||NEAT
|-
|(69000)||2002 TL173|| align=right|15,0|| align=right|2,640|| align=right|0,059|| align=right|9,71|| align=right|4,289||MBA||4. října 2002||Socorro||LINEAR
|}

Poznámky: Prov. ozn. – první provizorní označení planetky; Abs. mag. – absolutní hvězdná velikost;
a – velká poloosa dráhy v astronomických jednotkách; e – excentricita dráhy;
i – sklon dráhy ve stupních; P – doba oběhu v rocích; – Typ obj. – klasifikace objektu do rodiny, kódy pro označení tříd:
AMR – Amorova skupina,
APL – Apollonova skupina,
HLD – Hildina skupina,
JUT – Jupiterův troján,
ATN – Atenova skupina,
MBA – planetka v hlavním pásu,
PHA – potenciálně nebezpečná planetka.

Data použita se svolením / Data used with permission
© IAU: Minor Planet Center.

Seznamy planetek